Wichtige Namen und Zahlen, welche die erste Herren-Mannschaft des SC DHfK Leipzig Handball betreffen und die nur in Listenform dargestellt werden können, können neben dem Text mit der momentanen Software in der Wikipedia nur unzureichend dargestellt werden. Daher wird die Seite SC DHfK Leipzig Handball/Statistik genutzt, um im Hauptartikel auf diese Daten hinführen zu können, ohne dass der Artikel selbst dadurch überladen und eine anschauliche Formatierung unmöglich wird.

Bisherige Platzierungen

Ligazugehörigkeit, Platzierung, Spieler und Trainer in den Spielzeiten

Saison 2011/12 
In der Saison 2011/12 spielte die SC DHfK Leipzig Handball in der 2. Handball-Bundesliga. Die Heimspiele trug die Mannschaft in der Ernst-Grube-Halle aus. Am Ende erreichte man den fünften Tabellenplatz. Am DHB-Pokal nahm man nicht teil.

Zugänge vor der Saison: Till Riehn (TG Münden), Oliver Krechel (Wilhelmshavener HV), Martin Müller (HSG Wolfen)

Zugänge während der Saison: Philipp Weber (SC Magdeburg II)

Abgänge während der Saison: Philipp Weber (SC Magdeburg)

* Spielten vorrangig in der A-Jugend Bundesliga für die HB-Akademie Leipzig/Delitzsch.

Saison 2012/13

2. Handball-Bundesliga 
In der Saison 2012/13 spielte die SC DHfK Leipzig Handball in der 2. Handball-Bundesliga. Die Heimspiele trug die Mannschaft in der Arena Leipzig aus.

Spielerstatistiken 

Zugänge vor der Saison: Alexander Feld (HSG Düsseldorf), Rico Göde (HC Empor Rostock), Gábor Pulay (1. VfL Potsdam), Pavel Prokopec (TUSEM Essen), André Haber (II. Mannschaft) Co-Trainer

Abgänge vor der Saison: Philipp Seitle (TV 1893 Neuhausen), Maik Wolf (SG Spergau), René Wagner (SG LVB Leipzig), Sebastian Schulz (SG LVB Leipzig), Andreas Weikert (Unbekannt) & Sven Strübin (Unbekannt) Co-Trainer

Zugänge während der Saison: Philipp Seitle (TV 1893 Neuhausen), Tatsuya Ogano (SV Anhalt Bernburg)

Abgänge während der Saison: Oliver Krechel (HSC 2000 Coburg)

DHB-Pokal 
Die 1. Runde fand am 26. August 2012 um 17:00 Uhr in der Sporthalle der Gesamtschule Derschlag in Gummersbach statt.

SC DHfK Leipzig: Pulay, Krechel – Oehlrich (8), Boese (6/2), Jacob (5), Feld (5), Binder (4), Riehn (4), Streitenberger (3), Emanuel (1), Baumgärtel (1), Dietzmann, Prokopec, Müller (n.e.), Telehuz (n.e.)

Die 2. Runde fand am 26. September 2012 um 20:00 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums Rückertstraße in Düsseldorf statt.

SC DHfK Leipzig: Pulay, Krechel – Feld  (6), Baumgärtel  (4), Prokopec  (4), Boese (3/1), Jacob (3), Göde (3), Dietzmann (2), Streitenberger (2), Binder  (2), Riehn  (2), Emanuel  (1), Telehuz 

Die 3. Runde fand am 24. Oktober 2012 um 19:30 Uhr in der Arena Leipzig in Leipzig statt.

SC DHfK Leipzig: Galia , Pulay – Prokopec (8/5), Jacob (6), Baumgärtel   (4), Emanuel (2), Boese (2), Göde (2), Streitenberger  (1), Binder  (1), Riehn   (1), Dietzmann, Feld

Saison 2014/15

2. Handball-Bundesliga 
In der Saison 2014/15 spielte der SC DHfK Leipzig in der 2. Handball-Bundesliga. Die Heimspiele trug die Mannschaft in der Arena Leipzig aus.

Zuschauerstatistiken 
Zu sehen sind die einzelnen Zuschauerzahlen für die jeweiligen Heim- und Auswärtsspiele in der 2. Handball-Bundesliga.

Ergebnisse 
Zu sehen sind die einzelnen Ergebnisse für die jeweiligen Heim- und Auswärtsspiele in der 2. Handball-Bundesliga.

Spielerstatistiken 
Zugänge vor der Saison: Michael Qvist (Eintracht Hildesheim), Philipp Pöter (TUSEM Essen), Felix Storbeck (ASV Hamm 04/69 Handball), Sebastian Greß (eigene Jugend), Marc Pechstein (TV Hüttenberg)

Abgänge vor der Saison: Pavel Prokopec (TV Großwallstadt), Matthias Gerlich (HSC 2000 Coburg), Alexander Feld (HSV Hamburg)

Zugänge während der Saison: Maximilian Janke (SC Magdeburg)

* Spielten auch in der A-Jugend Bundesliga.

DHB-Pokal 
Die 1. Runde fand am 20. August 2014 um 19:30 Uhr vor 516 Zuschauern in der Ernst-Gruber Halle in Leipzig statt.

SC DHfK Leipzig: Tovås (50 %), Storbeck (32 %) – Weber  (10/5 – 59 %), Pöter  (6 – 100 %), Krzikalla (4 – 57 %), Milosevic  (4 – 80 %), Qvist (1 – 25 %), Binder  (1 – 33 %), Pechstein  (1 – 100 %), Naumann, Semper (0 %), Emanuel (0 %), Oehlrich    , Roscheck

Die 2. Runde fand am 21. Oktober 2014 um 19:30 Uhr vor 561 Zuschauern in der Ernst-Gruber Halle in Leipzig statt.

SC DHfK Leipzig: Tovås (38 %), Storbeck (52 %) – Pöter  (5/4 – 71 %), Semper (4 – 80 %), Krzikalla (4 – 67 %), Milosevic (4 – 100 %), Oehlrich  (2 – 40 %), Weber (2 – 40 %), Pechstein (2 – 29 %), Streitenberger  (1 – 50 %), Greß (1 – 100 %), Emanuel (0 %), René Boese, Roscheck 

Das Achtelfinale fand am 12. Dezember 2014 um 19:30 Uhr vor 2.449 Zuschauern in der Arena Leipzig in Leipzig statt.

SC DHfK Leipzig: Tovås (25 %), Storbeck (11 %) – Binder  (9 – 75 %), Weber (7/4 – 88 %), Semper (3 – 43 %), Pöter  (3 – 60 %), Milosevic (3 – 100 %), Pechstein (2 – 50 %), Krzikalla  (1 – 33 %), Naumann, Streitenberger, Oehlrich  (0 %), Greß, Roscheck 

Das Viertelfinale fand am 4. März 2015 um 17:30 Uhr vor 6.351 Zuschauern in der Arena Leipzig in Leipzig statt.

SC DHfK Leipzig: Tovås (48 %), Storbeck (24 %) – Semper (4 – 50 %), Pöter  (3/2 – 43 %), Janke (3 – 38 %), Milosevic   (3 – 100 %), Emanuel (2 – 33 %), Binder    (2 – 67 %), Oehlrich (1 – 100 %), René Boese (1 – 33 %), Streitenberger (0 %), Krzikalla  (0 %), Roscheck , Pechstein (0 %)

Saison 2015/16

Handball-Bundesliga 
In der Saison 2015/16 spielte der SC DHfK Leipzig in der Handball-Bundesliga. Die Heimspiele trug die Mannschaft in der Arena Leipzig aus.

Zuschauerstatistiken 
Zu sehen sind die einzelnen Zuschauerzahlen für die jeweiligen Heim- und Auswärtsspiele in der 1. Handball-Bundesliga. Durch die Insolvenz des HSV Hamburg fand kein Rückspiel statt.

Ergebnisse 
Zu sehen sind die einzelnen Ergebnisse für die jeweiligen Heim- und Auswärtsspiele in der 1. Handball-Bundesliga. Durch die Insolvenz des HSV Hamburg fand kein Rückspiel statt.

Spielerstatistiken 
Zugänge vor der Saison: Marvin Sommer (EHV Aue), Benjamin Meschke (Bergischer HC), Miloš Putera (TV Großwallstadt), Sergei Schedik (SKIF Krasnodar), Christoph Steinert (GWD Minden), Aivis Jurdžs (ThSV Eisenach), Jan Gurezkij (eigene Jugend)

Abgänge vor der Saison: Ulrich Streitenberger (Karriereende), René Boese (HC Elbflorenz), Henrik Ruud Tovås (unbekannt), Marc Pechstein (HC Empor Rostock), Max Emanuel (SG BBM Bietigheim)

Zugänge während der Saison: Mathias Lenz (Vereinslos), Peter Strosack (TSV Bayer Dormagen), Jens Vortmann (HSV Hamburg), Gregor Remke (eigene Jugend), Benjamin Herth (TuS N-Lübbecke)

Abgänge während der Saison: Mathias Lenz (Berufstätigkeit)

Trainerstatistiken

DHB-Pokal 
Die 1. Runde fand am 15. August 2015 in dem Sportcenter Markranstädt in Markranstädt statt und die 2. Runde am 16. August 2015 in der Arena Leipzig in Leipzig. In der Saison wurde ein neuer Modus eingeführt, in der man die erste Runde mit vier Mannschaften im Final 4-Modus absolviert und nur der Gewinner eine Runde weiter kam. Die Zweitligisten der Saison 14/15 hatten das Recht das Turnier in der heimischen Arena auszutragen, konnten dieses Recht aber auch abgeben. Teilnehmende Mannschaften waren als Gastgeber die SC DHfK Leipzig und die Gastvereine von der SG LVB Leipzig, dem TSV Altenholz und die Füchse Berlin.

SC DHfK Leipzig: Storbeck (11 Paraden, 55 %), Putera (5 Paraden, 35,7 %) – Jurdžs  (7 – 70 %), Milosevic (4 – 100 %), Sommer (4 – 66,67 %), Steinert  (4 – 57,14 %), Greß (3 – 75 %), Pöter  (2/1 – 100 %), Binder (2 – 100 %), Naumann (1 – 100 %), Remke (1 – 33,33 %), Janke (1 – 25 %), Roscheck , Meschke

SC DHfK Leipzig: Storbeck (15 Paraden, 44,1 %), Putera – Pöter (8/6 – 72,73 %), Sommer (4 – 80 %), Milosevic  (3 – 100 %), Jurdžs   (3 – 27,27 %), Krzikalla (2 – 66,67 %), Steinert   (2 – 28,57 %), Binder  (1 – 50 %), Janke (1 – 33,33 %), Oehlrich, Greß, Roscheck, Remke

Saison 2016/17

Handball-Bundesliga 
In der Saison 2016/17 spielt der SC DHfK Leipzig in der Handball-Bundesliga. Die Heimspiele trägt die Mannschaft in der Arena Leipzig aus.

Zuschauerstatistiken 
Zu sehen sind die einzelnen Zuschauerzahlen für die jeweiligen Heim- und Auswärtsspiele in der 1. Handball-Bundesliga.

Ergebnisse 
Zu sehen sind das Datum, die Zeit, der Spieltag und das Ergebnis für die jeweiligen Heim- und Auswärtsspiele in der 1. Handball-Bundesliga.
Die Heimspiele gegen die SG Flensburg-Handewitt und den THW Kiel, sowie das Auswärtsspiel gegen die Füchse Berlin wurden im Fernsehen übertragen. Im Internet waren die Heimspiele gegen die Rhein-Nackar Löwen und dem SC Magdeburg, sowie die Auswärtsspiele gegen die Rhein-Neckar Löwen und die TSV Hannover-Burgdorf zu sehen.

Spielerstatistiken 
Zugänge vor der Saison: Tobias Rivesjö (HC Erlangen), Niclas Pieczkowski (TuS N-Lübbecke), Roman Bečvář (HC Empor Rostock), Andreas Rojewski (SC Magdeburg)

Abgänge vor der Saison: Felix Storbeck (ASV Hamm 04/69 Handball), Philipp Weber (HSG Wetzlar), Philipp Pöter (HSG Wetzlar), Benjamin Herth (DJK Rimpar), Sergei Schedik (Katar), Sebastian Greß (HC Elbflorenz), Gregor Remke (EHV Aue)

Trainerstatistiken

DHB-Pokal

Trainerstatistiken

Spieltagstatistiken 
Die 1. Runde fand am 27. August 2016 statt. In dieser Saison wurde die erste Runde mit vier Mannschaften im Final 4-Modus absolviert und nur der Gewinner kam eine Runde weiter. Die Zweitligisten der Saison 15/16 hatten das Recht das Turnier in der heimischen Arena auszutragen, konnten dieses Recht aber auch abgeben. Teilnehmende Mannschaften waren als Erstligist der SC DHfK Leipzig, als Zweitligist der TUSEM Essen, als Drittligist der SV Anhalt Bernburg und die SG Langenfeld.

SC DHfK Leipzig: Putera (8 – 47,06 %), Vortmann (9 – 42,86 %) – Rojewski  (8/3 – 88,89 %), Strosack (7 – 100 %), Sommer (5 – 71,43 %), Binder (4 – 100 %), Steinert (3 – 100 %), Meschke  (3 – 75 %), Janke  (2 – 100 %), Rivesjö (2 – 66,67 %), Semper (2 – 40 %), Jurdžs (2 – 33,33 %)

SC DHfK Leipzig: Putera (5 – 31,25 %), Vortmann (4 – 26,67 %) – Jurdžs (7 – 63,64 %), Binder  (4 – 100 %), Rojewski (4/1 – 57,14 %), Pieczkowski (3 – 100 %), Sommer (3 – 100 %), Rivesjö (3 – 100 %), Strosack  (3 – 75 %), Steinert (2 – 66,67 %), Roscheck (2 – 66,67 %), Janke  (2 – 40 %), Semper (2 – 40 %), Meschke (1 – 50 %)

Das Achtelfinale fand am 26. Oktober 2016 um 19:30 Uhr vor 1.223 Zuschauern in der Rittal Arena in Wetzlar statt.

SC DHfK Leipzig: Putera (5 – 25 %), Vortmann (4 – 28,57 %) – Jurdžs (4 – 80 %), Rojewski (4 – 50 %), Milosevic (3/1 – 100 %), Strosack (3 – 100 %), Binder   (3/1 – 60 %), Pieczkowski (3 – 50 %), Janke (2 – 66,67 %), Semper (2 – 66,67 %), Bečvář (2 – 50 %), Roscheck   (1 – 50 %), Naumann, Oehlrich 

Das Viertelfinale fand am 13. Dezember 2016 um 19:00 Uhr vor 4.029 Zuschauern in der Arena Leipzig in Leipzig statt.

SC DHfK Leipzig: Putera (9 – 39,13 %), Vortmann (1 – 10 %) – Pieczkowski (7 – 70 %), Steinert (5/3 – 71,43 %), Rojewski  (5 – 62,5 %), Jurdžs  (4 – 66,67 %), Janke  (3 – 100 %), Binder (2 – 66,67 %), Milosevic   (1 – 50 %), Semper (0 %), Meschke, Roscheck  , Bečvář, Strosack

Das Halbfinale fand am 8. April 2017 um 14:30 Uhr vor 13.200 Zuschauern in der Barclaycard Arena in Hamburg statt.

SC DHfK Leipzig: Putera (1 – 14,29 %), Vortmann (11 – 27,5 %) – Binder (7 – 87,5 %), Pieczkowski  (7 – 58,33 %), Rojewski   (5 – 71,43 %), Steinert (4/4 – 57,14 %), Meschke (2 – 100 %), Krzikalla (2 – 66,67 %), Sommer  (2 – 66,67 %), Jurdžs (2 – 50 %), Milosevic (1 – 50 %), Roscheck  , Semper, Janke (0 %)

Saison 2017/18

Handball-Bundesliga 
In der Saison 2017/18 spielt der SC DHfK Leipzig in der Handball-Bundesliga. Die Heimspiele trägt die Mannschaft in der Arena Leipzig aus.

Zuschauerstatistiken 
Zu sehen sind die einzelnen Zuschauerzahlen für die jeweiligen Heim- und Auswärtsspiele in der 1. Handball-Bundesliga.

Ergebnisse 
Zu sehen sind das Datum, die Zeit, der Spieltag und das Ergebnis für die jeweiligen Heim- und Auswärtsspiele in der 1. Handball-Bundesliga.

Spielerstatistiken 
Zugänge vor der Saison: Yves Kunkel (HBW Balingen-Weilstetten), Philipp Weber (HSG Wetzlar), Gregor Remke (EHV Aue)

Abgänge vor der Saison: Marvin Sommer (HC Einheit Plauen), Christoph Steinert (HC Erlangen), Roman Bečvář (HC Elbflorenz), Sebastian Naumann (EHV Aue)

Zugänge während der Saison: Christian Ole Simonsen (eigene Jugend)

Abgänge während der Saison:

Trainerstatistiken

Spieltagstatistiken 
Erklärung

Torhüter = Spielername / Gelbe Karte  / Zeitstrafe  / Rote Karte  / Blaue Karte   (Spielzeit, Paraden / Paraden 7m  – % gehaltene Bälle, Tore/Wurfversuche – Wurfquote)
Feldspieler = Spielername / Gelbe Karte  / Zeitstrafe  / Rote Karte  / Blaue Karte  (Tore/Wurfversuche – Wurfquote, 7m Tore/7m Versuche – Wurfquote)

1. Spieltag

Der 1. Spieltag fand am 27. August 2017 um 12:30 Uhr vor 2.938 Zuschauern gegen den TSV GWD Minden in der Kampa-Halle, Minden statt.

 Spielverlauf: 0:1 L.B. / 1:1 / 1:2 F.S. / 2:2 / 3:2 > 3:3 F.S. / 4:3 / 4:4 7m P.W. /  M.J. / 5:4 / 5:5 B.R. /  F.S. > 6:5 / 6:6 P.W. / 6:7 7m P.W. / 7:7 / 7:8 F.S. / 8:8 / 8:9 L.B. /  L.K. / 9:9 / 9:10 P.W. /  M.P. > 10:10 / 10:11 L.K. /  L.K. / 11:11 7m / 11:12 L.B. / 12:12 > 12:13 7m P.W. / 13:13 / 13:14 7m P.W. / 14:14 / 15:14 >  J.V. / 16:14 /  A.J. /  J.V. / Halbzeit /  J.V. / 17:14 / 18:14 / 18:15 P.W. / 19:15 > 19:16 7m P.W. / 20:16 / 20:17 F.S. / 20:18 A.M. / 7m  J.V. > 20:19 F.S. / 20:20 P.W. /  A.M. / 21:20 / 22:20 7m > 22:21 F.S. /  J.V. / 22:22 Y.K. / 23:22 7m / 23:23 7m Y.K. /  M.J. > 23:24 F.S. / 23:25 F.S. / 7m  J.V. > 24:25 / 24:26 P.S. /  P.S. / 24:27 P.W. / 25:27 / 25:28 L.K. / 26:28 / 26:29 P.W. / 7m  J.V. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (38:10, 7/3  – 35 %), Putera (21:50, 1  – 7,14 %) – Weber (11/16 – 68,75 %, 5/5 – 100 %), Semper  (8/10 – 80 %, 3 Assist, 1 Steal), Binder (3/4 – 75 %), Krzikalla   (2/2 – 100 %), Kunkel (2/3 – 66,67 %, 1/1 – 100 %), Roscheck (1/1 – 100 %), Milosevic  (1/1 – 100 %, 2 Technische Regelfehler, 1 Block), Strosack  (1/1 – 100 %, 1 Block), Jurdžs , Meschke, Janke  , Rivesjö (0/1 – 0 %), Rojewski (0/2 – 0 %), Pieczkowski (0/2 – 0 %, 1 Assist)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Sebastian Weber
 Schiedsrichter: Hanspeter Brodbeck & Simon Reich
 Spielleitung: Wolfgang Jamelle – Zeitnehmer: Jurgen Steinhauer – Sekretär: Stefan Branahl

2. Spieltag

Der 2. Spieltag fand am 31. August 2017 um 18:30 Uhr vor 3.037 Zuschauern gegen den TV Hüttenberg in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf: 1:0 B.M. /  B.R. /  B.R. / 1:1 > 2:1 L.K. / 2:2 / 3:2 P.W. /  J.V. / 4:2 Y.K. /  J.V. / 5:2 Y.K. >  J.V. / 6:2 P.W. / 7:2 L.K. /  J.V. / 8:2 7m P.W. /  J.V. > 8:3 / 8:4 /  M.J. / 8:5 > 8:6 / 8:7 / 9:7 Y.K. / 9:8 / 10:8 M.J. /  J.V. >  J.V. /  J.V. / 11:8 P.S. / 11:9 / 12:9 Y.K. / 13:9 Y.K. / 13:10 7m / 14:10 Y.K. / Halbzeit / 14:11 / 15:11 Y.K. / 15:12 / 16:12 P.S. / 16:13 / 17:13 P.W. > 17:14 /  J.V. /  J.V. / 17:15 / 17:16 /  A.R. > 18:16 F.S. / 18:17 / 18:18 / 19:18 7m P.W. > 20:18 M.J. / 20:19 /  J.V. /  J.V. / 20:20 > 21:20 N.P. / 22:20 F.S. / 22:21 / 23:21 N.P. / 23:22 / 24:22 T.R. > 25:22 N.P. /  J.V. / 25:23 / 25:24 / 26:24 A.M. / 26:25 / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (60:00, 13  – 36,11 %, 1 Assist), Putera – Kunkel (7/8 – 87,5 %, 0/1 – 0 %), Weber (5/8 – 62,5 %, 2/3 – 66,67 %, 2 Assist, 1 Block), Pieczkowski (3/7 – 42,86 %, 2 Assist), Janke  (2/2 – 100 %, 2 Block), Krzikalla (2/3 – 66,67 %, 1 Technischer Fehler), Strosack (2/3 – 66,67 %, 1 Steal), Semper (2/6 – 33,33 %, 1 Assist, 1 Block), Meschke (1/1 – 100 %), Milosevic (1/1 – 100 %, 1 Technische Regelfehler, 1 Block), Rivesjö (1/1 – 100 %, 2 Assist), Rojewski  (2 Assist), Jurdžs (1 Assist), Binder (0/1 – 0 %, 1 Steal), Roscheck   (0/1 – 0 %)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Sebastian Weber, OD – Rene Toussaint
 Schiedsrichter: Peter Behrens & Marc Fasthoff
 Spielleitung: Uwe Stemberg – Zeitnehmer: Ingolf Gutsche – Sekretär: Gerd Hopfner

3. Spieltag

Der 3. Spieltag fand am 3. September 2017 um 12:30 Uhr vor 2.711 Zuschauern gegen den TBV Lemgo in der Lipperlandhalle, Lemgo statt.

 Spielverlauf: 0:1 A.M. / 0:2 P.S. / 1:2 / 2:2 > 2:3 L.B. / 3:3 / 3:4 A.R. / 4:4 /  A.R. / 4:5 A.M. /  J.V. / 4:6 B.R. / 5:6 /  B.R. > 6:6 / 6:7 P.S. / 7:7 / 8:7 / 8:8 A.M. /  B.R. / 9:8 > 9:9 L.B. /  A.R. / 10:9 / 10:10 P.S. / 10:11 L.B. /  J.V. / 10:12 N.P. / 11:12 / 11:13 N.P. >  N.P. / 12:13 7m / 13:13 / 7m  J.V. / 12:14 A.R. / 12:15 P.W. > 12:16 P.W. / 13:16 / 14:16 /  B.R. / 15:16 /  J.V. / Halbzeit / 16:16 /  J.V. / 17:16 / 18:16 / 19:16 / 19:17 F.S. > 20:17 / 20:18 F.S. /  J.V. > 21:18 / 21:19 A.M. / 22:19 /  M.P. / 23:19 > 24:19 / 24:20 F.S. /  M.P. / 25:20 /  M.P. / 25:21 N.P. / 26:21 / 27:21 / 27:22 F.S. > 27:23 L.B. / 28:23 /  N.P. / 29:23 / 29:24 L.B. / 29:25 P.S. / 30:25 > 30:26 7m A.R. / 31:26 / 31:27 N.P. / 31:28 M.J. /  M.P. / 31:29 F.S. / 32:29 / 33:29 7m / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (43:02, 6/1  – 21,43 %), Putera (16:58, 4  – 26,67 %) – Binder (5/6 – 83,33 %, 2 Steal), Semper (5/7 – 71,43 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler), Milosevic (4/4 – 100 %, 1 Technischer Fehler), Strosack (4/4 – 100 %, 2 Steal), Pieczkowski   (4/6 – 66,67 %, 3 Assist), Rojewski   (3/7 – 42,86 %, 1/2 – 50 %, 3 Assist), Weber (2/6 – 33,33 %, 0/1 – 0 %, 2 Assist, 2 Technische Fehler, 1 Steal), Roscheck    (1/1 – 100 %, 1 Block), Janke (1/3 – 33,33 %, 1 Technischer Fehler), Meschke, Krzikalla, Rivesjö (1 Assist), Kunkel (0/1 – 0 %, 0/1 – 0 %), Jurdžs (0/2 – 0 %)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Tillmann Quaas
 Schiedsrichter: Sebastian Grobe / Adrian Kinzel
 Spielleitung: Uwe Stemberg – Zeitnehmer: Edward Heiderstadt – Sekretär: Jochen Harre

4. Spieltag

Der 4. Spieltag fand am 10. September 2017 um 15:00 Uhr vor 3.961 Zuschauern gegen die SG Flensburg-Handewitt in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf: 0:1 /  M.P. / 1:1 N.P. /  M.J. / 2:1 P.W. >  M.P. / 2:2 /  P.W. / 3:2 Y.K. / 4:2 L.K. / 4:3 / 5:3 F.S. / 5:4 / 6:4 Y.K. > 7:4 Y.K. /  M.P. / 8:4 F.S. / 8:5 / 9:5 L.K. / 9:6 > 10:6 L.K. / 10:7 / 11:7 M.J. /  M.P. / 11:8 7m / 11:9 > 12:9 F.S. /  M.P. /  B.R. / 12:10 > 13:10 Y.K. /  M.P. / Halbzeit / 13:11 / 13:12 / 14:12 P.W. / 14:13 / 15:13 A.M. > 16:13 P.W. / 16:14 / 17:14 N.P. / 7m  J.V. / 17:15 / 18:15 Y.K. /  M.P. > 19:15 L.K. /  M.P. / 19:16 / 20:16 7m P.W. > 20:17 / 21:17 Y.K. /  M.P. /  M.P. / 21:18 / 22:18 F.S. > 22:19 / 22:20 / 23:20 7m Y.K. / 23:21 >  M.A. /  M.P. / 23:22 / 24:22 P.W. / 25:22 P.W. /  M.P. /  M.P. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (59:41, 13  – 37,14 %), Vortmann (0:19, 1/1  – 100 %) – Kunkel (7/9 – 77,78 %, 1/1 – 100 %), Weber  (6/12 – 50 %, 1/2 – 50 %, 2 Assist), Krzikalla (4/5 – 80 %), Semper (4/9 – 44,44 %, 2 Assist, 1 Technischer Fehler), Pieczkowski (2/4 – 50 %, 5 Assist, 1 Technischer Fehler, 1 Block), Janke  (1/1 – 100 %, 1 Block), Milosevic (1/1 – 100 %), Meschke, Roscheck  (1 Steal, 1 Block), Strosack, Rivesjö, Rojewski (0/1 – 0 %), Jurdžs (0/1 – 0 %, 1 Block)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht , OB – André Haber, OC – Tillmann Quaas, OD – Pierre Hepp
 Schiedsrichter: Fabian Baumgart / Sascha Wild
 Spielleitung: Kay Holm – Zeitnehmer: Ingolf Gutsche – Sekretär: Gerd Hopfner

5. Spieltag

Der 5. Spieltag fand am 14. September 2017 um 19:00 Uhr vor 10.285 Zuschauern gegen den THW Kiel in der Sparkassen-Arena, Kiel statt.

 Spielverlauf: 0:1 L.K. / 1:1 /  M.P. /  M.P. >  N.P. / 2:1 / 3:1 / 3:2 F.S. > 4:2 / 4:3 L.K. / 5:3 / 5:4 7m P.W. / 6:4 / 6:5 P.W. / 6:6 Y.K. /  M.J. > 6:7 A.M. / 6:8 Y.K. / 7:8 / 7:9 A.M. / 8:9 / 8:10 F.S. / 9:10 > 9:11 Y.K. / 10:11 /  B.R. / 11:11 / 12:11 / 13:11 > 13:12 A.M. / 14:12 / 14:13 Y.K. /  J.V. /  J.V. / 14:14 P.W. / 15:14 / Halbzeit / 16:14 /  J.V. / 16:15 A.R. /  A.M. /  J.V. / 16:16 A.R. / 17:16 7m > 17:17 7m Y.K. / 18:17 / 18:18 M.J. / 19:18 / 19:19 A.R. / 19:20 A.R. /  J.V. / 19:21 P.W. > 20:21 / 21:21 7m / 21:22 A.J. > 22:22 7m / 23:22 / 24:22 / 24:23 P.W. / 25:23 > 26:23 /  A.H. / 27:23 / 27:24 N.P. > 28:24 / 29:24 / 29:25 F.S. / 7m  J.V. / 29:26 F.S. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (35:15, 6/1  – 28,57 %), Putera (24:45, 2  – 14,29 %) – Kunkel (5/5 – 100 %, 1/1 – 100 %), Weber (5/10 – 50 %, 1/2 – 50 %, 6 Assist, 1 Technischer Fehler, 1 Steal), Semper (4/6 – 66,67 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler), Rojewski (4/8 – 50 %, 1 Technischer Fehler), Milosevic  (3/6 – 50 %), Krzikalla (2/4 – 50 %), Jurdžs (1/1 – 100 %), Janke  (1/1 – 100 %, 1 Assist), Pieczkowski  (1/8 – 12,5 %, 2 Assist, 1 Technischer Fehler, 1 Steal), Meschke (1 Technischer Fehler), Roscheck  (1 Technischer Fehler, 1 Block), Strosack, Rivesjö
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber , OC – Tillmann Quaas, OD – Lukas Binder
 Schiedsrichter: Robert Schulze / Tobias Tönnies
 Spielleitung: Uwe Stemberg – Zeitnehmer: Bjorn Lohmann – Sekretär: Heiko Hemmerich

6. Spieltag

Der 6. Spieltag fand am 24. September 2017 um 12:30 Uhr vor 3.644 Zuschauern gegen die TSV Hannover-Burgdorf in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf: 0:1 /  P.W. / 0:2 > 1:2 B.R. / 1:3 / 2:3 N.P. > 2:4 / 2:5 7m / 3:5 Y.K. / 4:5 F.S. >  B.R. / 5:5 Y.K. / 5:6 / 6:6 Y.K. >  N.P. / 6:7 7m / 7:7 P.W. /  A.R. / 7:8 7m / 8:8 P.W. / 8:9 > 8:10 / 9:10 M.J. / 10:10 P.S. / 10:11 / 11:11 A.M. /  M.P. / Halbzeit / 12:11 A.R. / 12:12 /  M.P. / 13:12 A.M. / 13:13 > 14:13 B.M. /  M.P. / 15:13 7m P.W. /  M.J. / 15:14 7m > 15:15 / 16:15 A.R. / 16:16 / 16:17 / 17:17 N.P. > 17:18 7m / 18:18 P.S. / 18:19 / 19:19 P.W. / 20:19 P.W. /  M.P. / 20:20 > 21:20 P.W. / 22:20 P.W. / 22:21 / 23:21 B.M. /  M.A. / 23:22 > 24:22 P.W. / 24:23 /  M.P. / 25:23 A.J. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (35:37, 5  – 27,78 %), Vortmann (24:23, 0  – 0 %, 1 Assist) – Weber  (8/12 – 66,67 %, 1/1 – 100 %, 3 Assist, 1 Steal), Kunkel (3/5 – 60 %, 1 Steal), Meschke (2/2 – 100 %, 2 Technischer Fehler), Milosevic (2/3 – 66,67 %), Strosack (2/4 – 50 %), Rojewski  (2/5 – 40 %, 1 Assist, 1 Steal), Pieczkowski  (2/6 – 33,33 %, 3 Assist), Janke  (1/1 – 100 %, 3 Block), Roscheck  (1/1 – 100 %, 1 Steal, 2 Block), Semper (1/2 – 50 %, 1 Technischer Fehler), Jurdžs (1/4 – 25 %, 1 Assist), Krzikalla, Binder, Rivesjö
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht , OB – André Haber, OC – Sebastian Weber, OD – Pierre Hepp
 Schiedsrichter: Christoph Immel / Ronald Klein
 Spielleitung: Jörg Mahlich – Zeitnehmer: Michael Kumpf – Sekretär: Lutz Dietrich

7. Spieltag

Der 7. Spieltag fand am 28. September 2017 um 19:00 Uhr vor 4.056 Zuschauern gegen die HSG Wetzlar in der Rittal Arena, Wetzlar statt.

 Spielverlauf:  B.R. / 0:1 Y.K. / 7m  J.V. / 1:1 /  J.V. > 1:2 Y.K. / 2:2 / 3:2 / 3:3 N.P. /  B.R. / 4:3 /  M.J. / 4:4 Y.K. /  J.V. >  L.K. / 5:4 / 6:4 > 6:5 L.K. / 7:5 / 7:6 M.J. /  J.V. / 8:6 / 8:7 F.S. >  J.V. / 8:8 7m Y.K. / 9:8 > 10:8 / 10:9 7m Y.K. / 11:9 / 11:10 T.R. / 7m  J.V. / Halbzeit / 13:11 7m Y.K. /  J.V. / 13:12 F.S. >  J.V. / 13:13 N.P. /  F.S. /  J.V. / 14:13 / 14:14 M.J. / 15:14 > 15:15 Y.K. / 15:16 A.R. / 16:16 / 16:17 N.P. > 17:17 / 17:18 B.M. / 18:18 / 18:19 M.J. / 19:19 >  P.S. /  J.V. / 19:20 Y.K. / 20:20 > 20:21 A.J. / 20:22 N.P. / 21:22 / 22:22 / 22:23 N.P. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (60:00, 10/2  – 32,26 %), Putera – Kunkel (8/10 – 80 %, 3/4 – 75 %), Pieczkowski (5/11 – 45,45 %, 6 Assist), Janke  (3/4 – 75 %, 1 Block), Semper  (2/4 – 50 %, 2 Technischer Fehler), Jurdžs (1/1 – 100 %), Krzikalla  (1/1 – 100 %), Meschke (1/2 – 50 %), Rivesjö (1/2 – 50 %), Rojewski (1/6 – 16,67 %), Weber, Binder, Roscheck   (2 Block), Milosevic, Strosack 
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Sebastian Weber
 Schiedsrichter: Nils Blümel / Jörg Loppaschewski
 Spielleitung: Jutta Ehrmann-Wolf – Zeitnehmer: Hans-Dieter Klein – Sekretär: Tobias Weyrauch

15. Spieltag

Der 15. Spieltag fand am 5. Oktober 2017 um 19:00 Uhr vor 4.132 Zuschauern gegen die Füchse Berlin in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf: 0:1 N.P. /  J.V. / 2:0 N.P. / 2:1 / 3:1 Y.K. /  B.R. / 3:2 /  J.V. > 4:2 P.W. / 4:3 / 5:3 A.M. / 6:3 B.R. > 6:4 / 6:5 / 7:5 A.R. / 7:6 /  M.J. / 7:7 > 8:7 A.R. / 8:8 / 9:8 A.R. /  J.V. / 10:8 A.R. / 10:9 >  A.R. / 10:10 / 11:10 N.P. / 11:11 /  N.P. /  J.V. > 12:11 A.M. / 12:12 /  B.R. / 12:13 7m / 12:14 / Halbzeit /  J.V. / 13:14 P.W. / 13:15 7m / 14:15 A.R. / 14:16 / 15:16 P.W. / 15:17 > 16:17 7m P.W. / 16:18 / 17:18 P.W. / 17:19 / 18:19 B.R. / 18:20 / 19:20 7m P.W. / 19:21 / 20:21 7m P.W. / 21:21 N.P. > 21:22 /  M.P. / 22:22 P.S. / 22:23 /  M.P. / 23:23 A.M. /  M.P. / 24:23 L.B. > 24:24 / 24:25 / 25:25 P.W. / 25:26 > 26:26 7m P.W. / 26:27 / 27:27 7m P.W. /  L.B. / 27:28 / 27:29 > 28:29 P.W. /  M.P. /  M.P. / 29:29 A.R. / 29:30 / 30:30 P.W. / 30:31 / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (30:46, 5  – 26,32 %), Putera (29:14, 5  – 22,73 %) – Weber (11/16 – 68,75 %, 5/5 – 100 %, 4 Assist), Rojewski  (6/13 – 46,15 %), Pieczkowski  (4/7 – 57,14 %, 1 Assist), Milosevic (3/4 – 75 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler), Roscheck   (2/2 – 100 %), Strosack (2/3 – 66,67 %, 1 Assist), Binder  (1/2 – 50 %, 1 Assist), Kunkel (1/3 – 33,33 %, 1 Assist), Meschke, Janke , Krzikalla, Semper, Rivesjö (0/1 – 0 %), Jurdžs (0/2 – 0 %)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Tillmann Quaas, OD – Rene Toussaint
 Schiedsrichter: Martin Thone / Fabian Baumgart
 Spielleitung: Frank Wenz – Zeitnehmer: Antje Pflug – Sekretär: Julia Zarakewitz

8. Spieltag

Der 8. Spieltag fand am 8. Oktober 2017 um 12:30 Uhr vor 3.578 Zuschauern gegen den TuS N-Lübbecke in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf:  M.P. / 1:0 L.B. / 2:0 B.R. / 3:0 F.S. / 3:1 > 3:2 / 3:3 / 3:4 / 3:5 / 4:5 B.M. > 4:6 / 4:7 / 4:8 > 5:8 N.P. / 5:9 / 5:10 / 5:11 /  B.R. / 6:11 F.S. /  T.R. /  F.S. / 6:12 7m > 7:12 N.P. / 7:13 /  J.V. / 8:13 N.P. > 8:14 / 9:14 A.R. / 9:15 / 10:15 Y.K. / 10:16 / Halbzeit / 11:16 A.R. / 11:17 / 12:17 Y.K. / 12:18 / 13:18 A.R. > 13:19 / 14:19 A.M. /  J.V. /  J.V. / 15:19 A.J. / 15:20 / 16:20 7m P.W. /  M.J. / 16:21 / 17:21 A.R. /  B.R. / 7m  J.V. > 18:21 A.R. / 18:22 / 19:22 A.R. /  J.V. / 20:22 P.W. >  J.V. / 20:23 / 20:24 / 21:24 A.R. >  P.S. / 22:24 P.W. / 22:25 /  J.V. > 22:26 / 23:26 7m P.W. / 24:26 P.W. /  J.V. / 25:26 A.M. / 26:26 P.S. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (43:26, 8/1  – 33,33 %), Putera (16:34, 1  – 9,09 %) – Rojewski (7/11 – 63,64 %, 1 Assist), Weber (5/13 – 38,46 %, 2/4 – 50 %, 1 Assist), Pieczkowski (3/4 – 75 %, 1 Assist), Milosevic (2/3 – 66,67 %, 1 Block), Semper  (2/4 – 50 %, 1 Assist), Kunkel (2/5 – 40 %, 0/1 – 0 %, 1 Assist), Meschke (1/1 – 100 %), Roscheck   (1/1 – 100 %, 1 Steal), Strosack  (1/1 – 100 %), Jurdžs (1/2 – 50 %, 2 Assist, 1 Block), Binder (1/4 – 25 %, 1 Steal), Janke  (1 Assist, 1 Block), Rivesjö  (0/1 – 0 %), Krzikalla (0/3 – 0 %)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Tillmann Quaas, OD – Rene Toussaint
 Schiedsrichter: Martin Thone / Marijo Zupanovic
 Spielleitung: Jörg Mahlich – Zeitnehmer: Ingolf Gutsche – Sekretär: Gerd Hopfner

9. Spieltag

Der 9. Spieltag fand am 15. Oktober 2017 um 15:00 Uhr vor 6.800 Zuschauern gegen den SC Magdeburg in der GETEC Arena, Magdeburg statt.

 Spielverlauf: 0:1 A.M. / 1:1 / 2:1 / 2:2 N.P. / 3:2 7m / 3:3 Y.K. > 3:4 Y.K. /  B.R. / 4:4 /  Y.K. / 5:4 7m /  J.V. >  B.R. / 6:4 / 6:5 A.R. / 7:5 >  J.V. /  J.V. / 8:5 / 8:6 7m Y.K. / 9:6 / 10:6 > 10:7 A.M. /  N.P. / 11:7 7m /  B.M. / 12:7 7m / 12:8 M.J. / 13:8 / 13:9 7m Y.K. / 14:9 / 14:10 P.S. > 15:10 7m / 15:11 P.S. /  M.J. /  B.R. / 16:11 / 16:12 7m Y.K. / 17:12 / 17:13 Y.K. / 18:13 / Halbzeit /  M.P. / 18:14 N.P. / 19:14 / 19:15 N.P. /  M.P. / 19:16 B.M. / 20:16 / 20:17 P.W. / 21:17 > 21:18 P.W. / 22:18 / 22:19 P.S. /  M.P. / 22:20 A.R. /  M.P. / 23:20 > 24:20 /  B.R. /  B.R. / 24:21 A.R. / 24:22 A.R. / 25:22 / 26:22 / 27:22 / 28:22 / 28:23 F.S. / 29:23 / 29:24 F.S. / 30:24 > 30:25 N.P. / 31:25 / 32:25 / 32:26 L.B. / 33:26 / 33:27 F.S. > 33:28 P.S. / 33:29 P.W. /  A.M. / 34:29 7m / 35:29 / 35:30 B.M. / 36:30 7m / 36:31 F.S. / 37:31 / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (40:29, 4  – 13,79 %, 1 Assist), Vortmann  (19:31, 2  – 15,38 %) – Kunkel  (6/10 – 60 %, 3/3 – 100 %), Rojewski (4/5 – 80 %, 1 Assist, 2 Technische Fehler), Strosack (4/5 – 80 %, 1 Technischer Fehler), Semper (4/6 – 66,67 %, 3 Assist), Pieczkowski  (4/8 – 50 %, 4 Assist), Weber (3/10 – 30 %, 0/1 – 0 %, 3 Assist, 1 Technischer Fehler), Meschke  (2/2 – 100 %, 1 Technischer Fehler), Milosevic  (2/3 – 66,67 %), Janke  (1/1 – 100 %, 1 Block), Binder (1/1 – 100 %), Jurdžs (2 Assist), Krzikalla, Roscheck     , Rivesjö (1 Block)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Tillmann Quaas, OD – Sebastian Weber
 Schiedsrichter: Hanspeter Brodbeck / Simon Reich
 Spielleitung: Frank Bollhoff – Zeitnehmer: Peter Bottcher – Sekretär: Harry Dedens

10. Spieltag

Der 10. Spieltag fand am 22. Oktober 2017 um 12:30 Uhr vor 3.362 Zuschauern gegen den HC Erlangen in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf:  J.V. / 1:0 M.J. / 1:1 / 2:1 Y.K. / 2:2 7m / 3:2 7m Y.K. > 3:3 /  M.J. / 4:3 A.R. / 4:4 / 5:4 L.B. / 5:5 7m / 6:5 7m > 6:6 / 7:6 M.J. / 8:6 Y.K. /  N.P. > 9:6 N.P. / 9:7 /  L.K. / 9:8 / 10:8 L.B. / 10:9 > 11:9 P.W. / 11:10 / 12:10 F.S. > 12:11 7m / 12:12 7m / 13:12 F.S. / 14:12 7m Y.K. / 15:12 B.M. / Halbzeit / 15:13 / 16:13 L.B. /  J.V. / 17:13 A.R. / 18:13 P.S. > 19:13 7m Y.K. / 19:14 / 20:14 7m Y.K. / 21:14 P.S. /  B.R. /  J.V. / 21:15 / 22:15 P.W. /  J.V. > 23:15 N.P. / 23:16 7m / 24:16 B.M. / 24:17 / 24:18 / 25:18 P.S. / 25:19 > 26:19 N.P. > 26:20 / 27:20 L.B. / 27:21 /  J.V. / 28:21 P.S. / 29:21 B.M. / 29:22 / 30:22 B.M. /  J.V. > 31:22 F.S. / 32:22 N.P. / 32:23 / 33:23 T.R. / 7m  J.V. / 34:23 P.S. /  T.R. / 34:24 7m / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (59:32, 7/1  – 20,69 %, 1 Assist), Putera (0:15, 0  – 0 %) – Kunkel (7/8 – 87,5 %, 7/8 – 87,5 %), Strosack (5/6 – 83,33 %), Binder (4/4 – 100 %, 1 Assist), Meschke (4/5 – 80 %), Pieczkowski  (4/6 – 66,67 %, 3 Assist, 1 Technischer Fehler, 1 Steal), Semper (3/6 – 50 %, 1 Assist), Janke  (2/2 – 100 %, 3 Assist, 1 Steal, 1 Block), Rojewski (2/4 – 50 %, 2 Assist), Weber (2/4 – 50 %, 1 Assist), Rivesjö  (1/1 – 100 %, 1 Assist), Jurdžs, Krzikalla , Roscheck (1 Steal), Milosevic
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Sebastian Weber, OD – Rene Toussaint
 Schiedsrichter: Marcus Hurst / Mirko Krag
 Spielleitung: Berndt Dugall – Zeitnehmer: Daniel Osterland – Sekretär: Steffen Schutze

11. Spieltag

Der 11. Spieltag fand am 5. November 2017 um 15:00 Uhr vor 4.180 Zuschauern gegen die MT Melsungen in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf: 0:1 7m / 0:2 / 1:2 A.R. / 1:3 / 2:3 N.P. / 2:4 /  A.R. > 3:4 L.B. /  N.P. / 3:5 / 3:6 / 4:6 M.J. > 4:7 / 5:7 P.S. / 6:7 N.P. / 7:7 N.P. /  M.P. / 8:7 7m Y.K. > 8:8 / 9:8 7m Y.K. /  M.J. /  M.P. / 9:9 > 9:10 / 10:10 F.S. /  M.P. / 11:10 B.M. / 11:11 > 12:11 F.S. / 12:12 /  B.R. / 12:13 7m / 13:13 7m Y.K. / Halbzeit / 14:13 F.S. /  M.P. / 15:13 N.P. / 15:14 / 15:15 > 16:15 F.S. / 16:16 / 17:16 F.S. /  M.P. / 18:16 L.B. / 18:17 / 19:17 / 19:18 /  M.P. > 19:19 / 20:19 F.S. / 21:19 L.B. / 21:20 / 22:20 N.P. / 23:20 L.K. > 23:21 7m / 23:22 / 24:22 F.S. / 25:22 L.K. / 25:23 / 26:23 M.J. > 26:24 / 27:24 F.S. / 27:25 7m / 28:25 N.P. / 28:26 / 29:26 A.J. /  A.H. / 29:27 7m / 30:27 N.P. / 7m  M.P. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (59:46, 7/1  – 21,21 %, 1 Assist), Vortmann (00:14, 0  – 0 %) – Semper (8/10 – 80 %), Pieczkowski  (7/10 – 70 %, 1 Assist, 2 Block), Binder (3/3 – 100 %, 5 Assist), Kunkel (3/4 – 75 %, 3/4 – 75 %), Jurdžs (2/3 – 66,67 %, 1 Assist, 1 Block), Krzikalla (2/3 – 66,67 %), Janke  (2/7 – 28,57 %, 2 Block), Strosack (1/1 – 100 %), Meschke (1/2 – 50 %), Rojewski  (1/4 – 25 %, 1 Assist), Weber, Roscheck  (1 Assist, 2 Block), Milosevic (1 Assist), Rivesjö  (0/1 – 0 %)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber , OC – Sebastian Weber, OD – Pierre Hepp
 Schiedsrichter: Peter Behrens / Marc Fasthoff
 Spielleitung: Nils Szuka – Zeitnehmer: Michael Grossmann – Sekretär: Stefanie Grossmann

12. Spieltag

Der 12. Spieltag fand am 11. November 2017 um 18:10 Uhr vor 5.395 Zuschauern gegen die Rhein-Neckar Löwen in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf: 0:1 /  J.V. / 1:1 N.P. / 1:2 /  J.V. / 2:3 A.M. >  B.R. / 7m  J.V. /  J.V. / 3:3 A.R. /  B.R. / 3:4 7m / 3:5 > 4:5 A.R. / 4:6 7m / 4:7 / 5:7 7m Y.K. /  A.R. / 5:8 / 6:8 N.P. >  L.K. / 6:9 / 7:9 A.R. / 8:9 L.B. / 8:10 > 8:11 / 9:11 M.J. /  J.V. / 9:12 / 10:12 F.S. / 10:13 / 11:13 M.J. > 11:14 / 12:14 T.R. / 12:15 / 13:15 T.R. / Halbzeit / 13:16 / 13:17 / 13:18 /  J.V. / 13:19 > 14:19 N.P. / 14:20 7m /  J.V. / 15:20 F.S. > 15:21 7m / 15:22 / 15:23 >  M.P. / 15:24 / 16:24 M.J. / 16:25 / 16:26 > 16:27 / 17:27 P.S. / 18:27 P.S. /  M.P. / 19:27 M.J. / 19:28 >  M.P. / 20:28 P.S. / 20:29 / 21:29 Y.K. / 22:29 N.P. / 23:29 B.M. /  M.P. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann  (41:51, 6/1  – 23,08 %), Putera (18:09, 4  – 40 %) – Janke (4/5 – 80 %, 1 Assist, 1 Steal, 1 Block), Pieczkowski (4/10 – 40 %, 1 Assist, 1 Block), Strosack (3/3 – 100 %, 1 Steal), Rojewski  (3/9 – 33,33 %, 1 Assist), Kunkel (2/3 – 66,67 %, 1/2 – 50 %, 1 Steal), Rivesjö (2/3 – 66,67 %), Semper (2/7 – 28,57 %), Meschke (1/1 – 100 %), Milosevic (1/2 – 50 %), Binder (1/3 – 33,33 %, 2 Steal), Jurdžs (1 Steal, 1 Block), Krzikalla , Roscheck   (1 Assist, 2 Block)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Sebastian Weber, OD – Pierre Hepp
 Schiedsrichter: Nils Blümel / Jörg Loppaschewski
 Spielleitung: Jörg Mahlich – Zeitnehmer: Ingolf Gutsche – Sekretär: Gerd Hopfner

13. Spieltag

Der 13. Spieltag fand am 19. November 2017 um 12:30 Uhr vor 4.273 Zuschauern gegen Frisch Auf Göppingen in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf:  M.P. / 1:0 M.J. / 1:1 /  M.P. / 2:1 P.S. > 3:1 B.R. /  A.J. / 3:2 / 3:3 /  A.J. / 4:3 F.S. / 4:4 / 5:4 M.J. > 5:5 / 6:5 F.S. /  B.R. / 6:6 7m / 7:6 M.J. / 7:7 > 7:8 / 8:8 Y.K. / 9:8 B.R. / 9:9 /  B.R. / 10:9 A.R. / 10:10 / 11:10 A.R. / 11:11 7m > 12:11 A.J. / 13:11 M.J. /  M.P. / 13:12 /  A.J. / 14:12 7m Y.K. > 14:13 /  M.P. / 14:14 / 14:15 / 14:16 / 15:16 N.P. / Halbzeit / 16:16 M.J. / 16:17 / 17:17 N.P. /  M.P. /  M.P. / 18:17 M.J. / 18:18 >  M.P. / 19:18 F.S. / 19:19 / 19:20 / 20:20 M.J. / 21:20 M.P. > 22:20 F.S. / 22:21 7m / 23:21 M.J. /  M.P. / 24:21 F.S. > 24:22 / 24:23 / 25:23 A.R. > 26:23 A.R. / 26:24 7m / 27:24 A.R. / 28:24 N.P. / 28:25 / 29:25 M.J. / 30:25 7m Y.K. > 30:26 7m / 31:26 P.S. /  M.P. / 31:27 / 32:27 A.M. / 32:28 / 33:28 M.J. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (1/1 – 100 %, 53:34, 9  – 29,03 %, 1 Assist), Simonsen (6:26, 0  – 0 %) – Janke (10/10 – 100 %, 2 Assist, 1 Steal), Semper (5/8 – 62,5 %, 1 Assist), Rojewski (5/9 – 55,56 %), Kunkel (3/6 – 50 %, 2/3 – 66,67 %), Pieczkowski (3/8 – 37,5 %, 3 Assist), Roscheck   (2/2 – 100 %, 2 Assist), Strosack (2/3 – 66,67 %), Milosevic (1/1 – 100 %), Jurdžs    (1/4 – 25 %, 1 Steal, 1 Block), Krzikalla, Binder, Meschke (0/1 – 0 %)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Tillmann Quaas, OD – Pierre Hepp
 Schiedsrichter: Martin Thone / Marijo Zupanovic
 Spielleitung: Kay Holm – Zeitnehmer: Michael Kumpf – Sekretär: Lutz Dietrich

14. Spieltag

Der 14. Spieltag fand am 23. November 2017 um 19:00 Uhr vor 1.856 Zuschauern gegen die TSG Friesenheim in der Friedrich-Ebert-Halle, Ludwigshafen am Rhein statt.

 Spielverlauf: 1:0 / 1:1 Y.K. /  M.P. / 1:2 F.S. / 2:2 /  B.R. >  M.P. / 3:2 / 3:3 N.P. >  M.J. / 3:4 N.P. /  N.P. / 4:4 / 4:5 M.J. / 7m  M.P. / 4:6 Y.K. > 4:7 N.P. / 5:7 / 5:8 F.S. / 5:9 B.M. / 6:9 > 6:10 7m Y.K. / 6:11 Y.K. / 6:12 N.P. / 7:12 / 7:13 Y.K. /  M.P. / 7:14 B.M. >  M.P. /  M.P. /  M.P. / 7:15 7m Y.K. /  B.R. / 8:15 / 8:16 B.M. /  M.P. / 8:17 M.J. / Halbzeit / 9:17 / 9:18 A.R. /  M.P. / 9:19 A.R. / 10:19 / 10:20 A.R. /  M.P. > 10:21 L.K. / 11:21 / 11:22 A.R. /  M.P. / 11:23 Y.K. / 11:24 A.R. / 12:24 > 13:24 / 13:25 M.J. /  M.P. / 14:25 / 14:26 A.J. /  B.R. / 14:27 L.K. / 15:27 / 15:28 Y.K. / 16:28 > 16:29 A.M. /  M.P. / 16:30 M.J. / 17:30 / 17:31 F.S. / 18:31 > 19:31 /  M.P. /  M.P. /  M.P. /  M.P. / 19:32 L.B. > 20:32 / 20:33 F.S. / 21:33 / 21:34 Y.K. / 21:35 A.M. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (54:45, 17/1  – 47,22 %, 1 Assist), Simonsen (5:15, 0  – 0 %) – Kunkel (9/11 – 81,82 %, 2/2 – 100 %), Rojewski (5/6 – 83,33 %, 0/1 – 0 %), Janke  (4/5 – 80 %, 1 Assist), Semper (4/7 – 57,14 %, 1 Assist), Pieczkowski  (4/9 – 44,44 %, 3 Assist, 1 Block), Meschke (3/4 – 75 %), Milosevic (2/2 – 100 %, 1 Technischer Fehler), Krzikalla (2/4 – 50 %), Jurdžs (1/3 – 33,33 %, 5 Assist, 1 Steal, 1 Block), Binder (1/3 – 33,33 %), Roscheck   , Strosack
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Tillmann Quaas
 Schiedsrichter: Christian vom Dorff / Fabian vom Dorff
 Spielleitung: Frank Wenz – Zeitnehmer: Karl-Heinz Bauser – Sekretär: Roland Kaser

16. Spieltag

Der 16. Spieltag fand am 10. Dezember 2017 um 12:30 Uhr vor 2.251 Zuschauern gegen den TV Bittenfeld in der Scharrena Stuttgart, Stuttgart statt.

 Spielverlauf: 1:0 / 1:1 Y.K. /  M.P. / 2:1 / 2:2 P.S. >  N.P. / 2:3 Y.K. /  P.S. / 3:3 7m / 4:3 / 4:4 7m Y.K. > 5:4 / 5:5 A.R. / 7m  M.P. /  M.P. / 6:5 / 7:5 /  A.R. > 7:6 F.S.  / 7:7 B.M. / 7:8 P.S. /  B.R. / 8:8 / 8:9 A.M. > 8:10 Y.K. / 9:10 / 7m  M.P. /  M.J. / 10:10 /  A.H. / 11:10 > 11:11 7m Y.K. /  M.P. /  M.J. / 7m  M.P. /  A.M. / 12:11 / 12:12 7m Y.K. /  M.P. / 12:13 A.J. / Halbzeit /  F.S. /  M.P. / 12:14 7m Y.K. /  M.P. / 13:14 / 13:15 Y.K. > 14:15 / 15:15 /  B.M. /  M.P. / 15:16 F.S. /  M.P. /  M.P. / 15:17 Y.K. > 16:17 / 16:18 L.K. / 16:19 Y.K. / 16:20 F.S. > 17:20 / 17:21 A.M. / 18:21 / 18:22 F.S. / 18:23 F.S. /  M.P. /  M.P. > 19:23 /  A.M. / 20:23 / 20:24 N.P. / 21:24 > 21:25 7m Y.K. /  M.P. / 22:25 / 22:26 M.J. / 22:27 N.P. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (60:00, 15/3  – 40,54 %), Vortmann – Kunkel (11/14 – 78,57 %, 5/6 – 83,33 %, 1 Steal), Semper  (5/11 – 45,45 %, 2 Assist), Milosevic   (2/3 – 66,67 %), Strosack  (2/4 – 50 %), Pieczkowski  (2/7 – 28,57 %, 1 Technischer Fehler, 1 Steal), Jurdžs (1/1 – 100 %, 1 Assist), Krzikalla (1/1 – 100 %), Meschke  (1/2 – 50 %), Janke   (1/2 – 50 %, 1 Assist), Rojewski  (1/3 – 33,33 %, 1 Assist), Binder (1 Steal), Roscheck  (1 Steal)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber , OC – Sebastian Weber
 Schiedsrichter: Nils Blümel / Jörg Loppaschewski
 Spielleitung: Bernd Andler – Zeitnehmer: offen – Sekretär: offen

17. Spieltag

Der 17. Spieltag fand am 17. Dezember 2017 um 15:00 Uhr vor 5.058 Zuschauern gegen den VfL Gummersbach in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf: 1:0 L.B. / 1:1 / 2:1 7m Y.K. /  M.P. > 2:2 / 3:2 F.S. / 3:3 /  F.S. / 3:4 / 4:4 N.P. > 4:5 /  F.S. / 4:6 7m / 4:7 / 5:7 A.R. > 5:8 /  M.P. > 6:8 A.R. /  M.P. / 7:8 N.P. / 7:9 /  P.S. / 7:10 /  M.P. / 8:10 A.J. > 9:10 7m A.R. / 10:10 L.B. / 11:10 L.B. / 11:11 / Halbzeit / 11:12 / 12:12 A.J. / 12:13 / 13:13 7m A.R. > 13:14 / 13:15 / 14:15 A.R. / 15:15 A.R. / 15:16 / 16:16 A.M. / 16:17 > 17:17 A.J. / 18:17 A.R. / 18:18 / 19:18 N.P. > 19:19 / 20:19 7m A.R. / 20:20 / 21:20 A.R. /  J.V. / 22:20 N.P. >  J.V. / 23:20 A.M. / 23:21 /  A.M. / 24:21 7m A.R. / 24:22 / 25:22 7m A.R. / 25:23 > 26:23 N.P. /  J.V. /  J.V. / 27:23 L.K. / 27:24 7m /  J.V. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (13:27, 5  – 50 %), Putera (46:33, 4  – 17,39 %) – Rojewski (11/13 – 84,62 %, 6/6 – 100 %, 3 Assist, 1 Technischer Fehler, 1 Steal), Pieczkowski (5/7 71,43 %, 3 Assist), Jurdžs (3/4 – 75 %, 1 Assist, 2 Technische Fehler, 1 Steal), Binder (3/5 – 60 %, 2 Steal), Milosevic  (2/2 – 100 %), Krzikalla (1/2 – 50 %, 2 Technische Fehler, 1 Steal), Semper   (1/2 – 50 %, 1 Technischer Fehler), Kunkel (1/3 – 33,33 %, 1/3 – 33,33 %), Meschke (1 Technischer Fehler), Roscheck (0/1 – 0%, 2 Block), Strosack  (0/2 – 0 %), Rivesjö (0/2 – 0 %)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Tillmann Quaas, OD – Rene Toussaint
 Schiedsrichter: Julian Koppl / Denis Regner
 Spielleitung: Thorsten Zacharias – Zeitnehmer: Michael Grossmann – Sekretär: Stefanie Grossmann

18. Spieltag

Der 18. Spieltag fand am 21. Dezember 2017 um 20:45 Uhr vor 2.103 Zuschauern gegen den TV Hüttenberg in der Sporthalle Gießen-Ost, Gießen statt.

 Spielverlauf: 0:1 Y.K. /  M.P. / 0:2 A.J. /  B.R. /  M.P. / 0:3 Y.K. > 0:4 N.P. / 1:4 >  M.P. / 1:5 A.R. / 1:6 N.P. /  A.M. / 7m  M.P. / 1:7 A.J. / 2:7 /  L.K. >  M.P. / 2:8 N.P. / 3:8 / 4:8 /  N.P. > 4:9 A.M. / 5:9 / 5:10 7m Y.K. /  M.P. > 5:11 7m Y.K. / 5:12 L.K. / 6:12 / 6:13 F.S. / 7:13 7m /  A.J. / 8:13 / Halbzeit / 9:13 / 9:14 N.P. /  M.P. > 10:14 / 10:15 N.P. / 11:15 / 11:16 L.K. / 11:17 A.R. /  M.P. > 11:18 A.J. / 12:18 / 12:19 F.S. / 13:19 7m / 14:19 7m >  M.P. / 15:19 / 15:20 N.P. /  F.S. / 15:21 A.R. /  M.P. > 16:21 / 17:21 / 17:22 Y.K. > 18:22 / 18:23 A.J. /  Y.K. / 19:23 /  N.P. / 7m  M.P. / 20:23 / 20:24 L.K. /  M.P. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (60:00, 12/2  – 37,5 %), Vortmann – Pieczkowski   (6/7 – 85,71 %, 1 Assist, 4 Technischer Fehler), Kunkel  (5/7 – 71,43 %, 2/3 – 66,66 %, 2 Technische Fehler), Jurdžs  (4/5 – 80 %, 1 Assist), Krzikalla  (3/4 – 75 %, 2 Technische Fehler, 2 Steal), Rojewski (3/6 – 50 %, 5 Assist), Semper  (2/3 – 66,67 %, 1 Technischer Fehler), Milosevic  (1/1 – 100 %, 1 Technischer Fehler), Binder, Roscheck  (1 Steal, 1 Block), Strosack, Meschke (0/1 – 0 %), Rivesjö (0/1 – 0 %)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Sebastian Weber
 Schiedsrichter: Christoph Immel / Ronald Klein
 Spielleitung: Frank Bollhoff – Zeitnehmer: Lothar Schafer – Sekretär: Uwe Bechthold

19. Spieltag

Der 19. Spieltag fand am 27. Dezember 2017 um 19:00 Uhr vor 8.142 Zuschauern gegen den HC Erlangen in der Arena Nürnberger Versicherung, Nürnberg statt.

 Spielverlauf: 1:0 / 2:0 >  N.P. / 2:1 A.J. / 3:1 / 3:2 A.J. / 4:2 / 4:3 7m Y.K. >  J.V. / 5:3 / 5:4 B.M. > 6:4 /  A.J. / 6:5 A.J. / 7:5 / 7:6 T.R. / 7:7 B.M. /  B.R. / 7:8 A.R. >  T.R. / 8:8 / 8:9 A.R. / 8:10 7m Y.K. > 8:11 P.S. / 8:12 T.R. /  M.P. /  B.R. / 9:12 / 9:13 F.S. / 10:13 / 11:13 / 11:14 7m Y.K. / Halbzeit / 11:15 Y.K. / 12:15 / 12:16 F.S. / 13:16 /  N.P. / 14:16 > 15:16 / 15:17 Y.K. / 16:17 /  M.P. / 17:17 / 17:18 A.J. > 18:18 / 18:19 T.R. / 18:20 Y.K. /  M.P. / 19:20 /  B.R. /  M.P. / 19:21 A.R. / 20:21 / 20:22 7m A.R. > 21:22 / 22:22 /  A.H. / 23:22 /  B.R. /  B.R. / 24:22 / 25:22 7m > 25:23 Y.K. / 26:23 /  M.P. / 26:24 Y.K. /  M.P. / 26:25 Y.K. > 27:25 / 27:26 A.J. /  M.P. /  M.P. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (44:13, 8  – 30,77 %, 1 Assist), Vortmann (15:36, 1  – 14,29 %) – Kunkel (9/12 – 75 %, 4/6 – 66,66 %, 1 Technischer Fehler), Jurdžs  (5/10 – 50 %, 3 Assist, 1 Technischer Fehler, 1 Steal, 1 Block), Rojewski (4/5 – 80 %, 2/3 – 66,67 %, 2 Block), Rivesjö  (3/4 – 75 %, 1 Technischer Fehler), Meschke (2/2 – 100 %), Semper (2/3 – 66,67 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler), Strosack (1/3 – 33,33 %), Remke, Krzikalla, Roscheck     , Milosevic, Binder (0/1 – 0 %), Pieczkowski   (0/5 – 0 %, 2 Assist, 3 Technische Fehler)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber , OC – Sebastian Weber
 Schiedsrichter: Michael Kilp / Christoph Maier
 Spielleitung: Bernd Andler – Zeitnehmer: Wolfgang Ruger – Sekretär: Florian Reitz

20. Spieltag

Der 20. Spieltag fand am 11. Februar 2018 um 15:00 Uhr vor 4.300 Zuschauern gegen die MT Melsungen in der Rothenbach-Halle, Kassel statt.

 Spielverlauf: 0:1 A.J. / 1:1 / 2:1 >  L.K. / 3:1 /  M.P. / 3:2 M.J. > 4:2 / 5:2 / 5:3 A.J. / 6:3 / 6:4 P.W. /  B.R. / 7:4 / 8:4 > 8:5 7m Y.K. / 8:6 7m P.W. / 8:7 P.W. / 9:7 / 10:7 /  M.P. > 11:7 /  M.P. / 11:8 P.W. > 12:8 7m / 12:9 P.W. / 13:9 / 14:9 / 14:10 P.W. / Halbzeit / 14:11 P.W. /  M.P. / 15:11 / 15:12 G.R. / 16:12 / 16:13 L.B. >  B.R. / 17:13 7m /  M.P. /  M.P. /  M.P. > 17:14 P.W. / 18:14 >  B.R. / 19:14 /  M.P. / 20:14 / 20:15 A.J. /  B.M. / 21:15 > 22:15 / 22:16 P.S. /  L.B. / 23:16 / 24:16 / 25:16 / 25:17 A.J. >  M.P. / 26:17 / 27:17 / 27:18 B.M. / 28:18 / 28:19 B.M. / 28:20 P.S. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (59:50, 9  – 26,47 %), Vortmann (0:10, 0  – 0 %) – Weber (8/11 – 72,73 %, 1/1 – 100 %, 3 Assist, 3 Technische Fehler), Jurdžs (4/9 – 44,44 %, 1 Technischer Fehler, 1 Block), Meschke  (2/2 – 100 %), Strosack (2/3 – 66,67 %), Remke (1/2 – 50 %, 3 Technischer Fehler), Binder  (1/2 – 50 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler), Kunkel (1/3 – 33,33 %, 1/2 – 50 %), Janke (1/3 – 33,33 %, 1 Technischer Fehler), Roscheck    (1 Technischer Fehler, 1 Block), Rivesjö, Krzikalla  (0/1 – 0%, 1 Assist), Milosevic (0/1 – 0%, 2 Technische Fehler)
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler, OC – Tillmann Quaas
 Schiedsrichter: Christoph Immel / Ronald Klein
 Spielleitung: Berndt Dugall – Zeitnehmer: Erik Plettenberg – Sekretär: Karl-Klaus Thone

21. Spieltag

Der 21. Spieltag fand am 17. Februar 2018 um 20:30 Uhr vor 6.120 Zuschauern gegen den SC Magdeburg in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf:  B.R. / 0:1 7m / 0:2 > 1:2 A.J. /  A.M. / 1:3 /  J.V. / 1:4 / 2:4 P.W. < 2:5 / 3:5 L.B. / 3:6 / 4:6 7m Y.K. > 7m  J.V. / 4:7 /  J.V. > 5:7 B.R. / 6:7 J.V. /  P.W. / 6:8 / 6:9 > 7:9 L.K. / 7:10 / 7:11 / 8:11 P.W. / Halbzeit /  J.V. / 8:12 / 9:12 A.J. / 10:12 A.J. >  J.V. / 11:12 P.W. / 11:13 / 12:13 A.M. / 12:14 7m / 13:14 A.J. >  A.J. / 13:15 7m / 14:15 7m Y.K. /  J.V. / 15:15 P.W. /  M.B. / 15:16 >  J.V. / 16:16 Y.K. / 16:17 / 17:17 M.J. > 17:18 /  J.V. /  J.V. / 17:19 / 18:19 L.K. > 18:20 / 19:20 P.W. / 19:21 / 20:21 A.M. / 20:22 / 21:22 M.J. /  J.V. / 22:22 P.W. / 7m  J.V. / 22:23 / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (60:00, 11/2  – 33,33 %, 1 Tor), Putera – Weber  (6/9 – 66,67 %, 0/1 – 0 %, 1 Assist, 2 Technische Fehler), Jurdžs  (4/8 – 50 %, 1 Assist, 4 Technischer Fehler), Kunkel (3/4 – 75 %, 2/2 – 100 %), Krzikalla (2/2 – 100%), Janke (2/3 – 66,67 %, 2 Assist, 1 Technischer Fehler), Milosevic  (2/3 – 66,67 %, 1 Assist), Roscheck  (1/1 – 100%), Binder (1/2 – 50 %), Strosack, Rivesjö, Meschke (0/1 – 0 %), Remke (0/2 – 0 %, 1 Technischer Fehler)
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler , OC – Tillmann Quaas, OD – Rene Toussaint
 Schiedsrichter: Nils Blümel / Jörg Loppaschewski
 Spielleitung: Ralf Damian – Zeitnehmer: Ina-Maria Gollnitz-Pesth – Sekretär: Heike Voigtlander

22. Spieltag

Der 22. Spieltag fand am 22. Februar 2018 um 19:00 Uhr vor 8.218 Zuschauern gegen die Füchse Berlin in der Max-Schmeling-Halle, Berlin statt.

 Spielverlauf: 1:0 / 2:0 / 3:0 > 3:1 Y.K. / 4:1 /  B.R. > 4:2 M.J. /  A.J. / 5:2 7m / 5:3 7m P.W. / 6:3 / 6:4 Y.K. >  J.V. / 7:4 / 7:5 A.M. / 7:6 A.M. > 7:7 A.J. / 8:7 / 8:8 A.J. /  A.M. /  J.V. / 9:8 / 9:9 P.S. / 10:9 > 10:10 7m P.W. / 11:10 / 11:11 L.B. / 11:12 L.B. / 12:12 / Halbzeit / 13:12 / 13:13 M.J. / 14:13 /  J.V. >  J.V. / 15:13 / 16:13 / 16:14 7m P.W. > 17:14 / 17:15 G.R. / 18:15 / 18:16 7m P.W. / 19:16 >  J.V. / 19:17 B.R. /  J.V. / 20:17 /  J.V. / 21:17 > 21:18 P.S. /  J.V. / 21:19 P.W. / 22:19 >  A.M. / 23:19 / 24:19 / 24:20 L.B. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (60:00, 8  – 25 %), Putera – Weber (5/11 – 45,45 %, 4/4 – 100 %, 1 Assist, 1 Technische Fehler), Binder (3/4 – 75 %), Milosevic   (2/2 – 100 %), Kunkel (2/4 – 50 %, 0/1 – 0 %), Strosack (2/4 – 50 %), Jurdžs  (2/5 – 40 %, 2 Assist, 1 Technischer Fehler, 1 Steal), Janke (2/6 – 33,33 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler), Roscheck  (1/1 – 100 %, 1 Assist, 2 Block), Remke (1/3 – 33,33 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler), Meschke, Krzikalla, Rivesjö
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler, OC – Tillmann Quaas
 Schiedsrichter: Robert Schulze / Tobias Tönnies
 Spielleitung: Uwe Stemberg – Zeitnehmer: Andre Sabath-Pietschner – Sekretär: Mario Balz

23. Spieltag

Der 23. Spieltag fand am 4. März 2018 um 12:30 Uhr vor 2.728 Zuschauern gegen die TSG Friesenheim in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf: 0:1 / 1:1 7m Y.K. / 1:2 / 2:2 7m Y.K. / 2:3 > 3:3 A.M. / 3:4 / 3:5 > 4:5 P.W. /  B.R. /  A.M. / 4:6 / 5:6 M.J. / 5:7 >  J.V. / 5:8 /  J.V. > 6:8 Y.K. /  B.R. > 7:8 A.R. / 8:8 J.V. /  M.B. / 9:8 A.M. / 9:9 / 9:10 / Halbzeit /  J.V. /  J.V. / 10:10 A.R. > 10:11 / 10:12 / 11:12 7m Y.K. /  J.V. /  A.R. / 11:13 7m / 12:13 P.S. / 12:14 > 13:14 P.S. / 13:15 7m / 14:15 J.V. / 14:16 / 14:17 / 15:17 7m P.W. > 15:18 7m / 16:18 A.R. / 17:18 A.M. /  M.P. / 18:18 A.R. / 18:19 / 19:19 L.B. > 19:20 / 20:20 A.M. /  M.P. / 21:20 P.S. /  P.S. / 22:20 L.K. /  M.P. / 23:20 A.R. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (31:46, 5  – 33,33 %, 2/2 – 100 %), Putera (28:14, 3  – 23,08 %) – Rojewski  (5/6 – 83,33 %, 3 Assist, 1 Technischer Fehler), Milosevic  (4/5 – 80 %, 1 Steal), Kunkel (4/7 – 57,14 %, 3/5 – 60 %, 1 Technischer Fehler), Strosack  (3/4 – 75 %), Weber (2/4 – 50 %, 1/1 – 100 %, 3 Assist, 1 Technische Fehler), Krzikalla (1/1 – 100 %), Janke (1/2 – 50 %, 5 Assist, 1 Technischer Fehler, 2 Steal, 3 Block), Binder (1/2 – 50 %, 2 Technische Fehler), Jurdžs, Roscheck   (1 Block), Meschke (0/1 – 0 %), Pieczkowski (0/1 – 0 %, 1 Assist, 1 Technische Fehler), Rivesjö (0/1 – 0 %, 1 Assist), Remke (0/2 – 0 %)
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler , OC – Sebastian Weber, OD – Pierre Hepp
 Schiedsrichter: Martin Thone / Marijo Zupanovic
 Spielleitung: Wolfgang Gremmel – Zeitnehmer: Michael Kumpf – Sekretär: Lutz Dietrich

24. Spieltag

Der 24. Spieltag fand am 11. März 2018 um 12:30 Uhr vor 3.933 Zuschauern gegen die TBV Lemgo in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf:  B.R. / 0:1 / 0:2 / 1:2 A.R. > 1:3 /  M.J. / 2:3 A.R. /  J.V. >  J.V. / 2:4 / 2:5 / 2:6 > 2:7 / 2:8 / 3:8 N.P. / 3:9 / 4:9 L.K. > 5:9 M.J. / 6:9 P.W. / 7:9 A.R. / 7:10 / 8:10 P.W. > 9:10 M.J. / 9:11 / 10:11 P.W. / 10:12 / 11:12 P.W. / 11:13 / 12:13 P.W. /  J.V. / Halbzeit /  M.P. / 13:13 7m A.R. / 14:13 L.K. /  B.R. / 14:14 / 14:15 >  M.P. / 15:15 A.M. / 7m  M.P. >  A.R. / 15:16 / 16:16 P.W. / 17:16 7m P.W. >  M.P. / 18:16 L.K. /  M.P. / 19:16 P.W. /  M.P. > 20:16 L.B. / 20:17 / 21:17 P.W. /  M.J. / 21:18 / 22:18 G.R. > 23:18 N.P. / 23:19 / 24:19 L.B. / 25:19 L.B. /  M.P. / 26:19 N.P. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (30:00, 7/1  – 53,85 %), Vortmann (30:00, 3  – 18,75 %, 1 Steal) – Weber (9/15 – 60 %, 1/1 – 100 %, 2 Assist, 1 Steal), Rojewski  (4/9 – 44,44 %, 1/1 – 100 %, 3 Assist), Binder (3/3 – 100 %, 1 Technische Fehler), Pieczkowski (3/4 – 75 %, 3 Assist, 2 Technische Fehler, 1 Steal), Krzikalla (3/5 – 60 %, 1 Assist), Janke   (2/2 – 100 %, 1 Technischer Fehler, 3 Block), Remke (1/1 – 100 %), Milosevic (1/1 – 100 %), Jurdžs, Meschke, Roscheck   (1 Steal, 2 Block), Strosack, Rivesjö, Kunkel (0/1 – 0 %, 0/1 – 0 %, 1 Technischer Fehler)
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler, OC – Sebastian Weber, OD – Rene Toussaint
 Schiedsrichter: Robert Schulze / Tobias Tönnies
 Spielleitung: Jörg Mahlich – Zeitnehmer: Antje Pflug – Sekretär: Julia Zarakewitz

25. Spieltag

Der 25. Spieltag fand am 18. März 2018 um 12:30 Uhr vor 3.750 Zuschauern gegen die VfL Gummersbach in der Schwalbe-Arena, Gummersbach statt.

 Spielverlauf: 1:0 / 2:0 / 3:0 / 3:1 L.K. / 4:1 > 4:2 A.M. /  M.P. / 5:2 / 5:3 A.M. / 6:3 / 7:3 > 7:4 L.K. / 8:4 / 9:4 > 10:4 / 11:4 / 11:5 L.B. /  B.R. >  A.R. /  M.P. / 11:6 M.P. /  M.P. / 12:6 > 13:6 / 13:7 L.K. /  N.P. / 14:7 / 14:8 L.B. / 15:8 7m / Halbzeit /  J.V. / 16:8 / 16:9 G.R. / 17:9 / 17:10 M.J. / 18:10 / 18:11 M.J. / 19:11 > 19:12 L.K. / 19:13 G.R. /  J.V. / 20:13 > 20:14 N.P. / 20:15 L.K. / 21:15 / 21:16 A.M. / 21:17 M.J. / 21:18 L.K. > 21:19 G.R. / 22:19 7m /  J.V. / 22:20 L.B. / 23:20 > 23:21 A.M. /  A.M. / 24:21 / 25:21 / 25:22 B.M. / 26:22 /  J.V. > 26:23 T.R. / 27:23 / 28:23 / 29:23 /  J.V. / 29:24 T.R. /  J.V. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (30:02, 6  – 28,57 %), Putera (29:58, 3  – 17,65 %, 1/1 – 100 %) – Krzikalla (6/7 – 85,71 %, 0/1 – 0 %, 1 Technischer Fehler), Milosevic  (4/4 – 100 %, 1 Assist), Janke (3/4 – 75 %, 5 Assist, 1 Technischer Fehler), Binder (3/5 – 60 %), Remke (3/6 – 50 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler), Rivesjö (2/3 – 66,67 %, 1 Assist), Meschke (1/1 – 100 %), Pieczkowski  (1/3 – 33,33 %, 1 Assist, 1 Technische Fehler), Kunkel, Roscheck   (2 Assist), Strosack, Weber (0/3 – 0 %, 0/1 – 0 %, 1 Technischer Fehler), Rojewski  (0/4 – 0 %, 4 Assist, 2 Technische Fehler)
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler, OC – Tillmann Quaas
 Schiedsrichter: Christoph Immel / Ronald Klein
 Spielleitung: Ralf Damian – Zeitnehmer: Peter Schulz – Sekretär: Klaus Vom Dorff

26. Spieltag

Der 26. Spieltag fand am 25. März 2018 um 12:30 Uhr vor 4.018 Zuschauern gegen die TV Bittenfeld in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf:  J.V. /  B.R. / 0:1 7m / 1:1 A.R. /  A.M. > 2:1 A.M. /  J.V. / 2:2 / 3:2 N.P. / 3:3 >  M.J. / 3:4 7m / 4:4 N.P. / 4:5 / 4:6 / 4:7 / 4:8 > 4:9 /  N.P. / 5:9 M.J. / 5:10 /  B.R. / 5:11 7m / 5:12 > 6:12 A.M. /  M.P. /  M.P. / 7:12 P.S. /  M.J. / 7m  M.P. / 7:13 /  M.P. >  M.P. / 8:13 M.J. / 9:13 L.B. / 9:14 / Halbzeit / 10:14 P.W. /  M.P. / 11:14 P.W. / 11:15 /  M.P. / 12:15 M.J. /  A.M. > 13:15 A.R. / 13:16 7m / 13:17 / 14:17 M.J. / 14:18 / 15:18 N.P. > 15:19 / 16:19 P.S. / 16:20 /  M.P. / 17:20 M.J. /  M.P. > 18:20 M.J. / 19:20 7m A.R. /  M.P. /  M.P. > 20:20 7m A.R. / 20:21 7m / 21:21 A.R. / 22:21 P.W. / 22:22 > 22:23 / 23:23 M.J. / 23:24 / 24:24 7m A.R. /  M.P. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (44:25, 12/1  – 42,86 %), Vortmann (15:35, 2  – 20 %) – Janke   (7/7 – 100 %, 1 Technischer Fehler), Rojewski (6/13 – 46,15 %, 3/4 – 75 %, 1 Assist, 2 Technische Fehler), Pieczkowski  (3/6 – 50 %, 1 Technische Fehler), Weber (3/7 – 42,86 %, 0/1 – 0 %, 5 Technischer Fehler), Milosevic   (2/4 – 100 %, 1 Assist), Strosack (2/3 – 66,67 %), Binder (1/3 – 33,33 %, 1 Assist), Meschke, Remke (1 Assist), Krzikalla, Roscheck  , Rivesjö, Kunkel (0/1 – 0 %, 0/1 – 0 %)
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler, OC – Tillmann Quaas, OD – Pierre Hepp
 Schiedsrichter: Marc Fasthoff / Peter Behrens
 Spielleitung: Jörg Mahlich – Zeitnehmer: Antje Pflug – Sekretär: Julia Zarakewitz

27. Spieltag

Der 27. Spieltag fand am 1. April 2018 um 12:30 Uhr vor 6.201 Zuschauern gegen die SG Flensburg-Handewitt in der Flens-Arena, Flensburg statt.

 Spielverlauf:  M.P. / 0:1 N.P. /  M.P. / 0:2 P.W. > 1:2 /  M.P. / 2:2 / 2:3 7m P.W. /  M.P. / 2:4 N.P. > 3:4 /  L.B. / 3:5 L.K. / 4:5 /  M.P. / 4:6 A.M. >  N.P. / 5:6 / 5:7 P.W. /  M.P. / 6:7 / 6:8 G.R. > 7:8 / 7:9 G.R. / 8:9 / 8:10 G.R. / 9:10 /  M.J. / 9:11 M.J. / 10:11 > 11:11 / 11:12 P.W. / 12:12 / 13:12 / 13:13 A.R. / 14:13 / 15:13 / Halbzeit / 16:13 / 17:13 / 17:14 A.M. / 17:15 A.R. /  M.P. / 17:16 N.P. > 18:16 / 18:17 7m P.W. / 19:17 / 19:18 A.M. / 20:18 7m > 20:19 M.J. / 21:19 /  M.P. / 22:19 / 23:19 > 24:19 / 24:20 M.J. / 24:21 G.R. / 24:22 A.R. > 25:22 / 26:22 / 27:22 /  M.B. / 27:23 L.B. > 27:24 L.K. / 28:24 / 28:25 A.R. /  J.V. / 28:26 P.W. / 29:26 / 29:27 L.K. / 30:27 / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (44:49, 8  – 26,67 %), Vortmann (15:11, 1  – 11,11 %) – Weber (6/11 – 54,55 %, 2/2 – 100 %, 1 Assist, 3 Technischer Fehler), Rojewski (4/6 – 66,67 %, 2 Assist), Remke (4/7 – 57,14 %, 2 Technische Fehler), Janke  (3/4 – 75 %), Krzikalla (3/4 – 75 %), Milosevic (3/4 – 75 %, 1 Assist), Pieczkowski  (3/11 – 27,27 %, 2 Assist, 2 Block), Binder  (1/2 – 50 %, 1 Technischer Fehler), Meschke (1 Technischer Fehler), Roscheck (1 Block), Rivesjö
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler , OC – Sebastian Weber
 Schiedsrichter: Simon Reich / Hanspeter Brodbeck
 Spielleitung: Jörg Mahlich – Zeitnehmer: Udo Ehlert – Sekretär: Michael Buss

28. Spieltag

Der 28. Spieltag fand am 15. April 2018 um 12:30 Uhr vor 3.628 Zuschauern gegen die TSV GWD Minden in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf: 1:0 N.P. / 1:1 / 2:1 A.M. / 7m  J.V. >  J.V. / 3:1 L.B. /  B.R. / 7m  J.V. / 4:1 A.M. > 4:2 7m /  M.J. / 4:3 7m / 4:4 / 5:4 B.R. > 5:5 / 5:6 7m > 5:7 / 6:7 A.R. / 6:8 / 6:9 > 6:10 /  J.V. / 7:10 7m A.R. / 8:10 7m A.R. / Halbzeit / 9:10 7m A.R. / 9:11 / 10:11 A.J. > 11:11 7m A.R. / 12:11 A.M. > 13:11 L.B. / 13:12 / 14:12 A.R. / 14:13 / 14:14 7m / 15:14 A.M. / 15:15 / 16:15 A.M. / 16:16 /  B.R. > 17:16 A.M. / 18:16 A.M. / 18:17 / 19:17 A.R. /  M.P. >  M.P. / 20:17 A.R. /  M.P. /  M.P. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (44:23, 4/2  – 22,22 %), Putera (15:37, 4  – 57,14 %) – Rojewski (8/11 – 72,73 %, 4/5 – 80 %, 3 Assist, 1 Technischer Fehler, 2 Steal), Milosevic (7/7 – 100 %, 1 Technischer Fehler), Binder (2/4 – 50 %), Roscheck   (1/1 – 100 %, 1 Block), Jurdžs (1/4 – 25 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler), Pieczkowski (1/4 – 25 %, 3 Assist, 1 Steal), Meschke, Kunkel, Krzikalla (2 Assist, 1 Steal), Strosack, Rivesjö, Janke  (0/2 – 0 %, 1 Assist), Remke (0/2 – 0 %, 1 Technische Fehler), Weber (0/5 – 0 %, 0/1 – 0 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler)
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler, OC – Sebastian Weber, OD – Pierre Hepp
 Schiedsrichter: Colin Hartmann / Stefan Schneider
 Spielleitung: Jörg Mahlich – Zeitnehmer: Michael Grossmann – Sekretär: Stefanie Grossmann

29. Spieltag

Der 29. Spieltag fand am 19. April 2018 um 19:00 Uhr vor 3.600 Zuschauern gegen Frisch Auf Göppingen in der EWS Arena, Göppingen statt.

 Spielverlauf: 0:1 N.P. /  B.R. /  M.P. / 1:1 >  M.P. /  M.P. /  M.P. / 1:2 P.S. > 2:2 7m /  L.B. / 2:3 N.P. / 3:3 / 3:4 G.R. /  A.M. / 4:4 > 4:5 P.W. /  M.J. / 5:5 /  A.M. / 6:5 /  M.B. / 7:5 7m > 7:6 L.B. / 8:6 / 8:7 A.M. /  A.M. / 9:7 / 9:8 M.J. /  M.P. / 9:9 P.W. > 10:9 / 11:9 / 12:9 7m / Halbzeit / 12:10 N.P. / 13:10 / 14:10 / 14:11 M.J. /  B.R. /  M.P. > 14:12 N.P. /  M.P. / 14:13 P.W. / 15:13 > 15:14 7m P.W. / 16:14 /  M.P. / 16:15 P.S. / 17:15 > 17:16 M.J. / 18:16 >  M.P. / 18:17 B.R. >  M.P. / 19:17 / 19:18 7m P.W. / 20:18 / 20:19 N.P. / 20:20 7m P.W. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (59:45, 10  – 34,48 %), Vortmann (00:15) – Weber (6/12 – 50 %, 3/3 – 100 %, 2 Assist, 1 Technischer Fehler), Pieczkowski (5/7 – 71,43 %, 1 Assist, 2 Technische Fehler), Janke  (3/3 – 100 %, 1 Assist), Strosack (2/3 – 66,67 %, 1 Steal), Roscheck   (1/1 – 100 %), Binder  (1/2 – 50 %, 1 Technischer Fehler), Milosevic    (1/2 – 50 %), Remke (1/4 – 25 %, 1 Assist), Rojewski, Meschke (1 Technischer Fehler), Krzikalla, Rivesjö, Jurdžs (0/1 – 0 %), Kunkel (0/2 – 0 %)
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler , OC – Tillmann Quaas
 Schiedsrichter: Fabian Baumgart / Sascha Wild
 Spielleitung: Bernd Andler – Zeitnehmer: Wolfgang Heinz – Sekretär: Gunter Hock

30. Spieltag

Der 30. Spieltag fand am 26. April 2018 um 19:00 Uhr vor 5.283 Zuschauern gegen den THW Kiel in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf:  A.M. / 0:1 / 1:1 M.J. / 1:2 /  M.J. /  M.P. > 2:2 P.W. / 2:3 / 2:4 7m / 3:4 L.B. >  M.P. / 4:4 L.B. / 4:5 / 4:6 > 4:7 /  M.P. / 4:8 7m / 4:9 > 5:9 7m P.W. / 5:10 / 6:10 T.R. / 6:11 >  B.R. / 6:12 / 6:13 / 7:13 7m P.W. / 7:14 / 8:14 L.B. / Halbzeit / 9:14 P.W. / 9:15 / 9:16 / 9:17 > 9:18 / 9:19 > 10:19 P.W. / 10:20 / 11:20 P.W. / 11:21 / 11:22 >  M.P. / 12:22 A.M. / 12:23 > 13:23 7m P.W. / 13:24 / 14:24 L.B. / 15:24 L.K. /  M.J. > 15:25 / 16:25 Y.K. / 16:26 / 16:27 / 16:28 / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (45:59, 4  – 16 %), Vortmann (14:01) – Weber (7/11 – 63,64 %, 3/4 – 75 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler), Binder (4/5 – 80 %), Kunkel (1/1 – 100 %), Rivesjö (1/1 – 100 %, 1 Technischer Fehler), Janke   (1/2 – 50 %, 2 Assist, 1 Block), Milosevic  (1/2 – 50 %, 3 Technische Fehler), Krzikalla (1/3 – 33,33 %), Jurdžs, Remke (1 Technischer Fehler), Roscheck , Strosack, Meschke (0/1 – 0 %), Pieczkowski (0/5 – 0 %, 3 Assist, 3 Technische Fehler)
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler, OC – Tillmann Quaas, OD – Rene Toussaint
 Schiedsrichter: Nils Blümel / Jörg Loppaschewski
 Spielleitung: Wolfgang Jamelle – Zeitnehmer: Antje Pflug – Sekretär: Julia Zarakewitz

31. Spieltag

Der 31. Spieltag fand am 10. Mai 2018 um 19:00 Uhr vor 1.756 Zuschauern gegen den TuS N-Lübbecke in der Merkur Arena, Lübbecke statt.

 Spielverlauf: 0:1 P.W. / 1:1 / 1:2 L.B. /  J.V. /  J.V. /  M.J. / 1:3 A.M. > 1:4 L.B. /  B.R. / 2:4 7m / 2:5 A.M. / 2:6 G.R. / 2:7 M.J. >  M.J. / 2:8 A.M. / 3:8 /  A.M. / 4:8 7m / 4:9 G.R. >  J.V. / 7m  M.P. /  G.R. / 4:10 P.W. > 7m  M.P. /  J.V. / 4:11 L.B. / 4:12 N.P. > 5:12 / 6:12 /  J.V. / 6:13 P.W. / Halbzeit / 7:13 /  A.R. /  J.V. / 7:14 P.W. > 7:15 7m P.W. / 8:15 / 9:15 7m >  J.V. / 9:16 A.M. / 7m  M.P. /  J.V. / 9:17 A.R. > 9:18 A.M. / 9:19 M.J. / 10:19 / 11:19 /  Y.K. / 12:19 7m > 12:20 M.J. /  G.R. / 13:20 / 14:20 / 14:21 P.W. /  J.V. /  J.V. >  A.M. /  J.V. / 14:22 7m A.R. / 15:22 / 16:22 / 17:22 / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (58:38, 11  – 44 %, 1 Assist), Putera (1:22, 3/3  – 50 %) – Weber (6/11 – 54,55 %, 1/1 – 100 %, 4 Assist, 3 Technischer Fehler), Milosevic   (5/5 – 100 %), Janke   (3/5 – 60 %, 1 Technischer Fehler, 1 Steal), Binder (3/5 – 60 %), Remke   (2/3 – 66,67 %), Rojewski  (2/4 – 50 %, 1/1 – 100 %), Pieczkowski (1/3 – 33,33 %, 1 Assist), Jurdžs (1 Technischer Fehler), Meschke, Krzikalla, Roscheck , Rivesjö, Kunkel  (0/2 – 0 %), Strosack (0/2 – 0 %, 1 Assist, 1 Steal)
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler, OC – Tillmann Quaas
 Schiedsrichter: Marcus Hurst / Mirko Krag
 Spielleitung: Frank Bollhoff – Zeitnehmer: Uwe Geersen – Sekretär: Jens Lindstrot

32. Spieltag

Der 32. Spieltag fand am 20. Mai 2018 um 12:30 Uhr vor 4.039 Zuschauern gegen die HSG Wetzlar in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf: 0:1 / 1:1 P.W. / 2:1 L.B. / 2:2 > 3:2 7m P.W. / 3:3 /  B.R. / 4:3 P.S. / 5:3 J.V. / 6:3 7m P.W. >  A.M. / 6:4 7m / 7:4 P.W. / 7:5 / 7:6 > 7:7 / 8:7 A.R. / 8:8 / 9:8 P.W. / 10:8 P.S. /  B.R. /  P.S. / 10:9 7m > 11:9 P.S. /  M.P. / 12:9 N.P. /  A.M. > 12:10 7m / 12:11 / 13:11 N.P. / 13:12 / 14:12 F.S. / Halbzeit / 15:12 P.W. / 15:13 / 16:13 A.M. > 16:14 7m /  M.P. / 17:14 A.R. / 17:15 /  M.P. / 17:16 > 18:16 7m P.W. /  M.P. / 18:17 / 19:17 L.B. /  M.P. >  M.P. / 19:18 / 20:18 F.S. / 20:19 >  M.P. / 20:20 7m >  M.P. / 21:20 L.B. /  M.P. / 22:20 P.W. /  M.P. / 23:20 N.P. / 23:21 / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (37:37, 10  – 45,45 %), Vortmann (22:23, 0  – 0 %, 1/1 – 100 %) – Weber (8/15 – 53,33 %, 3/3 – 100 %, 2 Assist), Strosack  (3/3 – 100 %, 1 Steal), Binder (3/4 – 75 %, 1 Steal), Pieczkowski (3/7 – 42,86 %, 2 Assist, 2 Technische Fehler), Semper (2/3 – 66,67 %), Rojewski (2/5 – 40 %, 2 Technische Fehler), Milosevic   (1/1 – 100 %, 1 Assist, 2 Technische Fehler), Janke (1 Steal), Krzikalla, Roscheck  , Rivesjö, Jurdžs (0/1 – 0 %), Meschke (0/1 – 0 %), Kunkel (0/1 – 0 %)
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler, OC – Sebastian Weber, OD – Rene Toussaint
 Schiedsrichter: Sebastian Grobe / Adrian Kinzel
 Spielleitung: Wolfgang Gremmel – Zeitnehmer: Michael Grossmann – Sekretär: Stefanie Grossmann

33. Spieltag

Der 33. Spieltag fand am 27. Mai 2018 um 12:30 Uhr vor 6.505 Zuschauern gegen die TSV Hannover-Burgdorf in der TUI Arena, Hannover statt.

 Spielverlauf: 1:0 / 1:1 A.J. / 2:1 / 3:1 / 3:2 P.S. / 4:2 > 5:2 / 5:3 N.P. / 6:3 /  N.P. / 6:4 P.S. > 7:4 /  A.M. / 7:5 N.P. / 8:5 /  B.R. /  M.P. >  P.S. / 9:5 / 10:5 / 10:6 G.R. / 11:6 / 11:7 N.P. / 12:7 7m > 12:8 N.P. / 13:8 / 14:8 / 15:8 / 16:8 / 17:8 / 17:9 7m P.S. > 18:9 / 18:10 N.P. / 19:10 / 19:11 T.R. / 19:12 N.P. / 20:12 / Halbzeit /  J.V. / 20:13 F.S. / 21:13 7m / 21:14 F.S. / 22:14 >  J.V. / 22:15 A.M. / 22:16 Y.K. / 23:16 > 23:17 N.P. / 24:17 / 24:18 Y.K. / 25:18 / 25:19 N.P. > 26:19 7m / 26:20 F.S. / 27:20 / 27:21 T.R. / 28:21 > 28:22 F.S. / 28:23 L.B. / 29:23 /  J.V. > 29:24 L.B. / 29:25 7m T.R. /  A.J. / 30:25 7m / 30:26 T.R. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (32:50, 3  – 21,43 %), Putera (27:10, 1  – 5,26 %) – Pieczkowski  (8/10 – 80 %, 2 Assist, 4 Technische Fehler), Rivesjö (4/5 – 80 %, 1/1 – 100 %, 4 Assist, 2 Block), Semper (4/7 – 57,14 %, 2 Technische Fehler), Strosack  (3/4 – 75 %, 1/2 – 50 %), Binder (2/3 – 66,67 %, 1 Technischer Fehler), Kunkel (2/4 – 50 %, 0/1 – 0 %, 1 Technischer Fehler), Remke (1/1 – 100 %), Jurdžs  (1/2 – 50 %, 2 Assist, 1 Block), Milosevic  (1/2 – 50 %, 1 Assist, 1 Technische Fehler), Meschke, Weber, Krzikalla, Roscheck  (1 Assist)
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler, OC – Sebastian Weber
 Schiedsrichter: Christian vom Dorff / Fabian vom Dorff
 Spielleitung: Nils Szuka – Zeitnehmer: Edward Heiderstadt – Sekretär: Jochen Harre

34. Spieltag

Der 34. Spieltag fand am 3. Juni 2018 um 15:00 Uhr vor 13.200 Zuschauern gegen die Rhein-Neckar Löwen in der SAP Arena, Mannheim statt.

 Spielverlauf:  M.P. / 0:1 N.P. / 1:1 / 1:2 A.J. / 2:2 / 3:2 > 4:2 / 4:3 N.P. / 5:3 /  N.P. / 5:4 F.S. / 6:4 / 6:5 7m P.S. > 7:5 /  T.R. /  A.M. / 8:5 / 9:5 / 9:6 F.S. > 9:7 N.P. / 9:8 N.P. / 10:8 / 10:9 F.S. /  B.M. / 11:9 > 12:9 / 12:10 7m P.S. > 13:10 / 13:11 F.S. / 13:12 Y.K. / 7m  J.V. / Halbzeit /  B.R. / 14:12 7m / 14:13 F.S. / 15:13 / 15:14 A.M. / 16:14 > 16:15 F.S. / 16:16 P.S. / 17:16 7m / 17:17 P.W. /  J.V. / 17:18 F.S. / 18:18 / 19:18 > 20:18 /  M.B. /  J.V. / 20:19 L.K. > 21:19 / 21:20 N.P. / 22:20 / 23:20 / 23:21 N.P. / 24:21 / 24:22 P.W. >  A.J. / 25:22 / 26:22 / 26:23 F.S. / 27:23 >  M.P. / 27:24 L.K. / 28:24 / 28:25 P.W. /  M.P. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (28:37, 3/1  – 17,65 %), Putera (31:23, 3  – 18,75 %) – Semper (8/11 – 72,73 %), Pieczkowski  (6/10 – 60 %, 1 Assist, 2 Technische Fehler), Strosack (3/4 – 75 %, 2/2 – 100 %), Weber (3/7 – 42,86 %), Krzikalla (2/2 – 100 %), Milosevic  (1/1 – 100 %, 1 Assist), Jurdžs  (1/2 – 50 %, 1 Assist), Kunkel (1/3 – 33,33 %, 2 Assist), Meschke , Roscheck , Binder (0/1 – 0 %), Rivesjö  (0/4 – 0 %, 1 Assist, 1 Block)
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler , OC – Sebastian Weber
 Schiedsrichter: Simon Reich / Hanspeter Brodbeck
 Spielleitung: Berndt Dugall – Zeitnehmer: Dominik Mendel – Sekretär: Markus Gotz

DHB-Pokal

Trainerstatistiken

Spieltagstatistiken 
Die 1. Runde fand am 19. August 2017 statt. In dieser Saison wurde die erste Runde mit vier Mannschaften im Final 4-Modus absolviert und nur der Gewinner kam eine Runde weiter. Die Liganiedrigsten zur Saison 15/16 hatte das Recht das Turnier in der heimischen Arena auszutragen, konnte dieses Recht aber auch abgeben. Teilnehmende Mannschaften waren als Erstligist der SC DHfK Leipzig, als Zweitligist der ASV Hamm-Westfalen, als Zweitligaaufsteiger der VfL Eintracht Hagen und als Drittligist der HSV Hamburg.

 Spielverlauf: 1:0 A.M. / 1:1 /  P.W. / 1:2 / 2:2 L.B. > 2:3 / 3:3 L.B. / 3:4 / 4:4 A.M. / 5:4 L.B. / 5:5 > 5:6 / 6:6 L.K. / 7:6 L.B. /  B.R. / 7:7 /  N.P. / 7:8 >  J.V. / 7:9 7m / 8:9 P.W. /  J.V. / 9:9 N.P. /  J.V. > 10:9 N.P. / 10:10 7m / 11:10 P.W. / 11:11 > 12:11 A.M. / 13:11 L.B. / 13:12 /  J.V. / 13:13 / Halbzeit / 13:14 / 13:15 /  M.P. / 14:15 M.J. /  A.M. > 14:16 / 14:17 / 15:17 L.B. / 15:18 / 16:18 7m Y.K. /  M.P. / 17:18 P.W. /  M.P. > 18:18 P.S. / 18:19 / 19:19 7m P.W. /  M.P. / 20:19 P.W. > 21:19 P.S. / 22:19 M.J. / 23:19 P.S. / 23:20 / 23:21 / 23:22 / 23:23 >  M.P. / 23:24 / 23:25 / 24:25 7m P.W. / 25:25 P.S. / 25:26 > 26:26 L.B. / 26:27 / 27:27 P.W. /  M.P. / M.P. / 28:27 L.B. / 29:27 P.S. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (29:53, 7  – 33,33 %, 1 Assist), Vortmann (30:07, 4  – 23,53 %, 1 Assist) – Binder (8/8 – 100 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler), Weber   (7/11 – 63,64 %, 2/2 – 100 %, 1 Assist), Strosack (5/7 – 71,43 %, 1 Technischer Fehler), Milosevic  (3/4 – 75 %, 1 Assist, 1 Block), Janke (2/3 – 66,67 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler, 1 Block), Pieczkowski  (2/6 – 33,33 %, 3 Assist, 1 Technische Fehler), Kunkel (1/1 – 100 %, 1/1 – 100 %), Krzikalla (1/2 – 50 %, 1 Assist), Jurdžs (1 Assist), Meschke (1 Technischer Fehler), Roscheck  , Rivesjö (0/3 – 0 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Tillmann Quaas
 Schiedsrichter: Sebastian Grobe / Adrian Kinzel
 Spielleitung: Markus Kruner – Zeitnehmer: Wolfgang Jamelle – Sekretär: Martin Kruner

 Spielverlauf: 0:1 N.P. / 0:2 7m P.W. / 0:3 7m P.W. > 1:3 / 1:4 Y.K. / 2:4 / 2:5 P.W. / 2:6 Y.K. /  M.P. / 2:7 M.J. /  M.J. / 3:7 7m > 4:7 / 5:7 / 5:8 P.W. / 5:9 Y.K. /  M.P. / 5:10 Y.K. >  M.P. /  M.P. / 6:10 / 7:10 / 7:11 A.M. /  M.P. /  B.R. / 8:11 7m / 8:12 T.R. / 9:12 > 9:13 A.M. / 10:13 7m / 10:14 Y.K. / 10:15 A.M. / 11:15 /  T.R. > 11:16 N.P. /  M.P. / 12:16 / 12:17 P.W. / 13:17 7m / 13:18 N.P. / 13:19 P.W. / 13:20 P.W. / Halbzeit /  M.P. / 13:21 P.W. /  M.P. / 13:22 Y.K. / 14:22 > 14:23 P.S. / 15:23 /  B.M. / 15:24 P.W. / 16:24 / 16:25 7m P.W. / 17:25 / 17:26 A.J. / 18:26 / 18:27 N.P. > 18:28 P.W. / 19:28 / 19:29 N.P. /  M.P. > 19:30 Y.K. / 20:30 / 20:31 Y.K. /  J.V. / 21:31 / 21:32 A.J. /  J.V. >  J.V. / 22:32 / 22:33 B.M. / 22:34 B.M. / 23:34 >  J.V. / 23:35 P.S. / 23:36 A.J. / 23:37 L.K. /  J.V. / 24:37 / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (43:52, 9  – 36 %, 1 Assist), Vortmann (16:08, 5  – 45,45 %) – Weber (11/16 – 68,75 %, 3/4 – 75 %, 4 Assist, 1 Steal), Kunkel (8/9 – 88,89 %, 1 Assist), Pieczkowski (5/7 – 71,43 %, 2 Assist, 1 Technische Fehler, 1 Block), Milosevic (3/5 – 60 %, 1 Assist, 1 Block), Jurdžs (3/7 – 42,86 %, 3 Assist), Meschke  (2/4 – 50 %), Strosack (2/5 – 40 %), Janke  (1/1 – 100 %, 1 Assist), Krzikalla (1/1 – 100 %, 1 Technischer Fehler), Rivesjö  (1/2 – 50 %, 2 Assist, 1 Technischer Fehler, 1 Block), Binder, Roscheck  (1 Technischer Fehler, 1 Block)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Tillmann Quaas
 Schiedsrichter: Sebastian Grobe / Adrian Kinzel
 Spielleitung: Wolfgang Jamelle – Zeitnehmer: Manfred Kusnierz – Sekretär: Max Bergmann
Das Achtelfinale fand am 18. Oktober 2017 um 19:00 Uhr vor 3.236 Zuschauern in der Rothenbach-Halle in Kassel statt.

 Spielverlauf: 0:1 A.R. /  M.P. / 0:2 N.P. /  M.P. /  M.P. / 0:3 L.B. / 1:3 / 1:4 M.J. > 2:4 / 3:4 /  M.J. / 4:4 / 5:4 > 5:5 L.K. /  B.R. /  M.P. /  B.R. / 6:5 7m / 7:5 > 7:6 A.R. / 8:6 /  L.B. / 8:7 N.P. / 9:7 / 10:7 / 10:8 N.P. > 10:9 L.B. / 10:10 L.B. / 11:10 / 11:11 B.M. / 11:12 F.S. / 12:12 > 12:13 P.W. /  M.P. / 12:14 L.B. / 12:15 L.B. /  M.P. /  M.P. / Halbzeit / 13:15 / 13:16 P.W. / 13:17 B.M. / 14:17 /  A.M. / 14:18 B.M. /  M.P. / 14:19 F.S. / 15:19 7m > 16:19 / 16:20 L.K. / 17:20 7m / 17:21 7m P.W. / 18:21 / 18:22 P.W. / 18:23 L.K. / 18:24 M.J. / 19:24 /  P.W. / 19:25 F.S. / 19:26 M.J. >  M.P. / 20:26 /  M.P. / 20:27 M.J. / 21:27 7m >  M.P. / 22:27 /  M.P. /  M.P. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (57:29, 13  – 39,39 %), Vortmann (2:31, 0  – 0 %) – Binder  (5/6 – 83,33 %, 2 Assist, 3 Steal), Janke  (4/5 – 80 %), Weber  (4/7 – 57,14 %, 1/1 – 100 %, 1 Assist), Krzikalla (3/4 – 75 %, 3 Assist, 1 Steal), Pieczkowski (3/7 – 42,86 %, 3 Assist, 1 Block), Semper (3/8 – 37,5 %, 1 Technischer Fehler), Meschke (2/2 – 100 %), Rojewski (2/4 – 50 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler), Milosevic  (1/2 – 50 %), Jurdžs (1 Technischer Fehler), Roscheck  , Strosack, Rivesjö (1 Block), Kunkel (0/1 – 0 %, 0/1 – 0 %, 1 Assist)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Tillmann Quaas
 Schiedsrichter: Christian Vom Dorff / Fabian Vom Dorff
 Spielleitung: Wolfgang Jamelle – Zeitnehmer: Erik Plettenberg – Sekretär: Karl-Klaus Thone
Das Viertelfinale fand am 6. März 2018 um 19:00 Uhr vor 6.697 Zuschauern in der SAP Arena in Mannheim statt.

 Spielverlauf: 1:0 / 2:0 /  J.V. / 2:1 P.W. /  M.J. > 3:1 /  A.R. /  J.V. / 4:1 / 4:2 7m Y.K. /  A.M. / 5:2 /  P.W. >  J.V. / 6:2 / 6:3 P.W. / 7m  J.V. / 7:3 / 8:3 / 8:4 P.W. > 9:4 / 10:4 / 11:4 / 11:5 P.W. > 12:5 / 13:5 / 14:5 > 15:5 /  B.R. / 16:5 / 16:6 L.K. / 16:7 L.B. / 17:7 / 17:8 P.W. /  M.P. / Halbzeit / 18:8 /  M.P. / 18:9 T.R. / 19:9 > 20:9 / 20:10 7m P.W. / 21:10 / 22:10 / 22:11 A.R. / 23:11 > 24:11 / 24:12 P.W. / 25:12 / 26:12 / 26:13 N.P. / 26:14 A.R. > 26:15 L.K. / 27:15 / 28:15 / 29:15 / 29:16 P.W. / 30:16 > 31:16 / 31:17 P.W. / 32:17 / 32:18 G.R. / 33:18 > 33:19 7m P.W. / 34:19 7m / 34:20 Y.K. / 34:21 L.K. /  J.V. / 35:21 / 35:22 G.R. / 35:23 N.P. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (37:22, 5/1  – 19,23 %), Putera (22:38, 2  – 13,33 %, 1 Assist) – Weber  (10/12 – 83,33 %, 3/3 – 100 %, 3 Technische Fehler), Krzikalla (3/3 – 100 %, 1 Assist), Kunkel (2/3 – 66,67 %, 1/2 – 50 %, 1 Assist), Remke (2/3 – 66,67 %), Pieczkowski (2/6 – 33,33 %, 1 Assist, 1 Technische Fehler), Rojewski  (2/8 – 25 %, 1 Assist), Rivesjö (1/1 – 100 %), Binder (1/4 – 25 %), Jurdžs, Meschke (0/1 – 0 %, 1 Technischer Fehler), Roscheck  (0/1 – 0 %, 2 Block), Milosevic  (0/1 – 0 %, 1 Technischer Fehler), Janke  (0/2 – 0 %), Strosack (0/3 – 0 %)
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler, OC – Sebastian Weber
 Schiedsrichter: Fabian Baumgart / Sascha Wild
 Spielleitung: Frank Wenz – Zeitnehmer: Karl-Heinz Bauser – Sekretär: Roland Kaser

Saison 2018/19

Handball-Bundesliga 
In der Saison 2018/19 spielt der SC DHfK Leipzig in der Handball-Bundesliga. Die Heimspiele trägt die Mannschaft in der Arena Leipzig aus.

Zuschauerstatistiken 
Zu sehen sind die einzelnen Zuschauerzahlen für die jeweiligen Heim- und Auswärtsspiele in der 1. Handball-Bundesliga.

Ergebnisse 
Zu sehen sind das Datum, die Zeit, der Spieltag und das Ergebnis für die jeweiligen Heim- und Auswärtsspiele in der 1. Handball-Bundesliga.

Spielerstatistiken 
Zugänge vor der Saison: Patrick Wiesmach (Aalborg Håndbold), Maciej Gębala (Wisła Płock), Raul Santos (THW Kiel)

Abgänge vor der Saison: Peter Strosack (TuS N-Lübbecke), Tobias Rivesjö (IL Runar), Benjamin Meschke (HBW Balingen-Weilstetten), Yves Kunkel (MT Melsungen)

Zugänge während der Saison: René Villadsen (Aarhus Håndbold)

Abgänge während der Saison:

Trainerstatistiken

Spieltagstatistiken 
Erklärung

Torhüter = Spielername / Gelbe Karte  / Zeitstrafe  / Rote Karte  / Blaue Karte  (Spielzeit, Paraden / Paraden 7m  – % gehaltene Bälle, Tore/Wurfversuche – Wurfquote)
Feldspieler = Spielername / Gelbe Karte  / Zeitstrafe  / Rote Karte  / Blaue Karte  (Tore/Wurfversuche – Wurfquote, 7m Tore/7m Versuche – Wurfquote)

1. Spieltag

Der 1. Spieltag fand am 23. August 2018 um 19:00 Uhr vor 3.376 Zuschauern gegen den TVB Stuttgart in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf: 0:1 / 0:2 / 1:2 7m R.S. / 2:2 F.S. / 2:3 >  N.P. /  M.B. / 2:4 7m /  A.J. /  M.P. > 3:4 F.S. / 3:5 / 3:6 > 3:7 /  B.R. /  M.P. / 4:7 7m P.Wi. / 4:8 /  A.J. >  M.P. / 5:8 R.S. / 5:9 /  S.B. / 6:9 S.B. / 7:9 P.Wi. / 7:10 > 8:10 P.W. / 8:11 / 9:11 P.W. / 10:11 P.Wi. /  M.P. / 10:12 / 11:12 N.P. /  T.O. / Halbzeit / 12:12 F.S. /  M.P. / 13:12 A.M. / 13:13 > 13:14 / 14:14 F.S. / 15:14 P.Wi. /  M.B. / 16:15 7m P.Wi. / 16:16 > 17:16 A.M. / 17:17 / 18:17 P.W. /  M.P. / 19:17 P.Wi. / 19:18 7m / 20:18 A.M. /  M.G. > 20:19 / 21:19 P.W. /  M.P. / 21:20 / 22:20 F.S. / 22:21 >  M.P. / 22:22 / 23:22 P.W. / 23:23 / 23:24 > 24:24 F.S. / 24:25 / 25:25 F.S. / 25:26 7m /  P.W. /  M.P. / 25:27 / 26:27 L.B. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (60:00, 9  – 25 %, 1 Assist), Guretzky – Semper (7/11 – 63,64 %, 2 Assist, 1 Technischer Fehler), Wiesmach (6/8 – 75 %, 2/2 – 100 %), Weber  (5/9 – 55,56 %, 5 Assist, 2 Technische Fehler), Milosevic (3/4 – 75 %, 2 Technische Fehler), Santos (2/4 – 50 %, 1/2 – 50 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler, 1 Steal), Binder (1/1 – 100 %, 1 Assist), Baumgärtel  (1/2 – 50 %, 1 Assist), Pieczkowski  (1/5 – 20 %, 2 Assist), Jurdžs   (1 Block), Gębala , Oehlrich , Roscheck  (1 Technischer Fehler, 1 Block), Hellmann, Löser
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler  , OC – Sebastian Weber, OD – Rene Toussaint
 Schiedsrichter: Nils Blümel / Jörg Loppaschewski
 Spielleitung: Jörg Mahlich – Zeitnehmer: Ingolf Gutsche – Sekretär: Gerd Hopfner

2. Spieltag

Der 2. Spieltag fand am 2. September 2018 um 15:00 Uhr vor 6.600 Zuschauern gegen den SC Magdeburg in der GETEC Arena, Magdeburg statt.

 Spielverlauf: 0:1 F.S. /  M.P. / 0:2 P.Wi. /  A.M. > 1:2 7m / 1:3 P.W. / 2:3 / 3:3 / 3:4 7m P.W. / 4:4 > 5:4 / 5:5 R.S. > 6:5 / 6:6 7m P.W. /  F.S. /  M.P. > 7:6 / 8:6 /  B.R. /  M.B. / 8:7 N.P. / 9:7 > 9:8 A.M. / 10:8 / 11:8 / 12:8 / 12:9 M.G. /   T.O. / 13:9 /  T.O. / Halbzeit / 14:9 / 14:10 A.M. / 15:10 / 16:10 / 16:11 A.M. > 16:12 P.Wi. /  M.P. / 16:13 M.P. / 16:14 A.M. /  B.R. /  M.P. /  M.P. > 17:14 / 18:14 > 19:14 / 20:14 / 21:14 /  R.V. / 22:14 / 22:15 A.M. /  R.V. > 23:15 / 24:15 / 24:16 A.M. / 25:16 / 26:16 > 26:17 A.M. / 26:18 J.H. / 27:18 / 27:19 P.W. / 28:19 / 28:20 A.J. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (46:33, 5  – 20,83 %, 1/1 – 100 %), Villadsen (13:27, 2  – 20 %) – Milosevic  (7/7 – 100 %, 4 Technische Fehler), Weber (4/10 – 40 %, 2/2 – 100 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler, 1 Steal), Wiesmach (2/4 – 50 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler), Gębala (1/1 – 100 %, 1 Assist, 1 Block), Hellmann (1/1 – 100 %, 1 Technischer Fehler), Jurdžs (1/2 – 50 %), Santos (1/2 – 50 %, 1 Technischer Fehler), Semper  (1/6 – 16,67 %, 1 Technischer Fehler), Pieczkowski (1/8 – 12,5 %, 6 Assist, 2 Technische Fehler, 1 Block), Oehlrich  , Binder, Roscheck  , Baumgärtel (0/1 – 0 %, 1 Assist)
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler , OC – Sebastian Weber
 Schiedsrichter: Ronald Klein / Christoph Immel
 Spielleitung: Matthias Brauer – Zeitnehmer: Ina-Maria Gollnitz-Pesth – Sekretär: Heike Voigtlander

3. Spieltag

Der 3. Spieltag fand am 4. September 2018 um 19:00 Uhr vor 3.503 Zuschauern gegen die SG BBM Bietigheim in der Arena Leipzig, Leipzig statt.

 Spielverlauf: 0:1 / 0:2 / 0:3 > 1:3 P.Wi. / 1:4 / 2:4 P.W. / 2:5 / 3:5 P.W. /  P.W. / 3:6 / 4:6 7m P.Wi. /  A.M. >  M.P. / 5:6 7m P.Wi. / 5:7 / 6:7 A.M. / 6:8 / 6:9 > 7:9 N.P. / 7:10 / 8:10 A.M. / 8:11 / 9:11 P.W. /  A.J. /  M.P. > 9:12 7m / 10:12 L.B. /  M.P. / 11:12 M.P. / 12:12 M.P. > 12:13 /  L.B. / 13:13 P.Wi. / 13:14 / 14:14 P.W. /  M.P. / Halbzeit / 15:14 P.W. / 15:15 / 16:15 L.B. /  M.P. > 17:15 A.M. /  B.R. / 17:16 / 17:17 /  M.B. / 18:17 L.B. / 18:18 / 19:18 F.S. > 19:19 / 20:19 7m P.Wi. / 20:20 / 21:20 F.S. / 22:20 N.P. / 22:21 > 23:21 F.S. /  M.P. / 24:21 7m P.Wi. / 24:22 > 7m  M.P. / 25:22 P.W. / 26:22 L.B. /  M.P. > 27:22 A.M. /  M.P. / 28:22 L.B. / 29:22 P.Wi. / 29:23 / 30:23 S.B. / 30:24 / 31:24 B.R. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (60:00, 9/1  – 27,27 %, 2/2 – 100 %), Villadsen – Wiesmach (7/7 – 100 %, 4/4 –  100 %, 1 Steal), Weber  (6/9 – 66,67 %, 5 Assist, 1 Technischer Fehler), Binder  (5/5 – 100 %, 1 Assist), Milosevic  (4/6 – 66,67 %, 1 Block), Semper (3/4 – 75 %, 3 Technischer Fehler, 1 Block), Pieczkowski (2/4 – 50 %, 5 Assist, 2 Technische Fehler, 1 Steal, 1 Block), Roscheck  (1/1 – 100 %,1 Assist, 2 Block), Baumgärtel (1/1 – 100 %, 1 Block), Jurdžs , Gębala, Oehlrich, Hellmann, Löser, Santos (0/1 – 0 %)
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler , OC – Tillmann Quaas, OD – Pierre Hepp
 Schiedsrichter: Thomas Kern / Thorsten Kuschel
 Spielleitung: Wolfgang Jamelle – Zeitnehmer: Antje Pflug – Sekretär: Julia Zarakewitz

4. Spieltag

Der 4. Spieltag fand am 9. September 2018 um 16:00 Uhr vor 3.527 Zuschauern gegen die MT Melsungen in der Rothenbach-Halle, Kassel statt.

 Spielverlauf: 0:1 N.P. / 1:1 /  L.B. / 2:1 / 2:2 P.Wi. /  A.J. > 3:2 / 3:3 L.B. /  M.P. / 3:4 A.J. / 4:4 / 4:5 P.Wi. /  P.W. / 5:5 7m > 5:6 L.B. / 6:6 / 6:7 P.W. /  M.P. / 7:7 /  M.P. > 7:8 P.W. / 7:9 F.S. / 8:9 / 8:10 F.S. /  M.P. /  M.P. > 8:11 P.Wi. /  L.B. / 9:11 / 10:11 / 11:11 / 11:12 N.P. > 12:12 / 12:13 7m P.Wi. /  B.R. / 13:13 7m / 14:13 / 14:14 N.P. / Halbzeit / 15:14 /  A.J. / 16:14 7m / 16:15 N.P. /  M.P. / 17:15 / 17:16 P.W. >  M.P. /  M.P. / 18:16 / 18:17 P.Wi. / 19:17 / 20:17 / 20:18 A.M. / 21:18 / 21:19 P.Wi. > 21:20 P.Wi. / 22:20 / 23:20 / 23:21 P.Wi. / 24:21 / 25:21 / 25:22 N.P. / 26:22 > 27:22 / 27:23 F.S. > 28:23 7m / 29:23 / 29:24 F.S. / 30:24 / 31:24 > 32:24 / 32:25 P.W. / 33:25 7m / 33:26 F.S. / 34:26 / 34:27 P.Wi. / 35:27 / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (41:10, 8  – 27,59 %), Villadsen (18:50) – Wiesmach (9/12 – 75 %, 1/1 –  100 %), Pieczkowski (5/10 – 50 %, 2 Assist, 4 Technische Fehler), Semper (5/11 – 45,45 %, 1 Technischer Fehler), Weber  (4/9 – 44,44 %, 6 Assist, 3 Technischer Fehler, 1 Steal), Binder   (2/4 – 50 %, 1 Assist), Milosevic (1/1 – 100 %, 2 Assist, 1 Steal), Jurdžs   (1/3 – 33,33 %, 2 Block), Santos (1 Technischer Fehler), Gębala (1 Assist), Oehlrich, Roscheck , Hellmann, Löser, Baumgärtel (0/1 – 0 %)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Sebastian Weber
 Schiedsrichter: Peter Behrens / Marc Fasthoff
 Spielleitung: Frank Wenz – Zeitnehmer: Burkhard Fuhrer – Sekretär: Matthias Eisenhuth

DHB-Pokal

Trainerstatistiken

Spieltagstatistiken 
Die 1. Runde fand am 18./19. August 2018 statt. In dieser Saison wurde die erste Runde mit vier Mannschaften im Final 4-Modus absolviert und nur der Gewinner kam eine Runde weiter. Der Liganiedrigste zur Saison 17/18 hatte das Recht das Turnier in der heimischen Arena auszutragen, konnte dieses Recht aber auch abgeben. Teilnehmende Mannschaften waren als Erstligist der SC DHfK Leipzig, als Zweitligist der Dessau-Roßlauer HV, als Drittligist der Leichlinger TV und als Drittligaaufsteiger der TuS Spenge. Ausgetragen wurde das Turnier in der Sporthalle Spenge.

 Spielverlauf: 0:1 N.P. / 0:2 R.S. / 0:3 A.M. /  M.P. / 0:4 N.P. > 0:5 R.S. / 1:5 / 1:6 R.S. /  M.P. / 1:7 P.Wi. / 2:7 / 3:7 / 4:7 / 4:8 F.S. > 5:8 / 5:9 F.S. / 5:10 R.S. / 6:10 7m / 6:11 7m P.Wi. / 6:12 B.R. / 7:12 > 7:13 P.Wi. /  M.P. / 8:13 / 8:14 F.S. / 9:14 > 9:15 A.J. / 9:16 P.Wi. / 10:16 / 10:17 A.M. / 10:18 R.S. / 10:19 P.Wi. > 10:20 A.J. / 11:20 / 11:21 N.P. / 12:21 / 12:22 P.Wi. /  M.G. / 12:23 P.Wi. / 13:23 / Halbzeit / 14:23 / 14:24 F.S. / 15:24 / 15:25 L.B. / 16:25 / 16:26 N.P. / 17:26 / 17:27 A.M. > 17:28 J.H. / 18:28 / 18:29 F.S. / 19:29 / 19:30 7m P.Wi. /  M.P. / 19:31 J.H. > 19:32 L.B. / 20:32 / 7m  M.P. /  L.B. / 20:33 N.P. / 20:34 S.B. /  M.P. / 20:35 J.H. >  M.P. / 20:36 S.B. / 21:36 / 21:37 7m P.Wi. /  M.P. / 21:38 M.P. / 22:38 > 23:38 / 24:38 / 24:39 J.H. / 25:39 / 25:40 S.B. > 25:41 J.H. / 25:42 S.B. / 26:42 / 26:43 N.P. / 26:44 J.H. /  J.G. / 26:45 R.S. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (49:05, 8/1  – 26,67 %, 1 Tor), Guretzky (10:55, 1  – 20 %, 1 Assist) – Wiesmach (9/9 – 100 %, 3/3 – 100 %, 1 Assist, 2 Technischer Fehler), Pieczkowski (6/7 – 85,71 %, 7 Assist, 3 Technische Fehler, 1 Block), Santos (6/8 – 75 %), Hellmann (6/8 – 75 %, 1 Assist), Semper (5/8 – 62,5 %, 3 Assist, 1 Block), Baumgärtel (4/5 – 80 %, 2 Assist, 1 Technischer Fehler, 1 Block), Milosevic (3/3 – 100 %, 1 Assist, 2 Steal), Jurdžs (2/2 – 100 %, 2 Assist), Binder  (2/4 – 50 %, 3 Assist, 1 Technischer Fehler), Roscheck (1/1 – 100 %, 2 Assist, 1 Technischer Fehler, 1 Block), Weber (1 Block), Janke, Gębala  (0/1 – 0 %), Löser (0/1 – 0 %, 1 Assist)
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler, OC – Sebastian Weber, OD – Tillmann Quaas
 Schiedsrichter: Pawel Fratczak / Paulo Ribeiro
 Spielleitung: Carsten Korte – Zeitnehmer: Ralf Herrewyn – Sekretär: Michael Vogel

 Spielverlauf:  M.P. / 0:1 /  B.R. / 0:2 > 1:2 R.S. / 1:3 / 2:3 7m P.Wi. / 2:4 / 3:4 F.S. / 4:4 N.P. / 4:5 > 5:5 P.Wi. /  N.P. / 5:6 7m / 5:7 / 6:7 R.S. / 6:8 / 7:8 L.B. > 7:9 7m /  R.S. / 7:10 / 8:10 F.S. > 9:10 7m P.Wi. / 10:10 P.Wi. /  A.M. / 11:10 L.B. > 11:11 / 11:12 / 12:12 L.B. / 12:13 / 12:14 / 13:14 T.L. / Halbzeit / 14:14 P.Wi. / 14:15 / 15:15 P.Wi. / 16:15 P.Wi. / 16:16 > 16:17 / 17:17 7m P.Wi. / 17:18 >  B.R. / 17:19 / 18:19 7m P.Wi. /  J.G. / 19:19 N.P. > 19:20 / 20:20 N.P. / 20:21 / 21:21 P.Wi. / 21:22 / 22:22 R.S. >  M.P. / 23:22 P.Wi. / 23:23 /  M.P. /  M.P. > 23:24 / 24:24 T.L. / 25:24 P.Wi. / 25:25 / 26:25 N.P. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Putera (38:07, 4  – 20 %), Guretzky (21:53, 1  – 11,11 %) – Wiesmach (12/12 – 100 %, 4/4 – 100 %), Pieczkowski  (4/7 – 57,14 %, 3 Assist, 2 Technische Fehler, 1 Block), Santos  (3/3 – 100 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler, 1 Block), Binder (3/5 – 60 %, 1 Assist, 3 Technischer Fehler), Löser (2/3 – 66,67 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler), Semper (2/8 – 25 %, 2 Assist, 1 Technischer Fehler), Weber, Gębala, Oehlrich, Roscheck   (2 Assist), Milosevic  (1 Block), Hellmann, Baumgärtel
 Betreuer: OA – André Haber, OB – Michael Biegler, OC – Sebastian Weber, OD – Tillmann Quaas
 Schiedsrichter: Pawel Fratczak / Paulo Ribeiro
 Spielleitung: Carsten Korte – Zeitnehmer: Ralf Herrewyn – Sekretär: Michael Vogel
Das Achtelfinale fand am 17. Oktober 2018 um 19:30 Uhr vor 5.713 Zuschauern in der Sparkassen-Arena in Kiel statt. Die Auslosung fand am 22. August im Rahmen des Supercups statt.

 Spielverlauf: 1:0 / 1:1 L.B. / 2:1 / 3:1 /  B.R. / 3:2 P.W. >  M.J. / 4:2 / 4:3 F.S. /  A.M. / 4:4 F.S. / 5:4 /  M.J. / 6:4 > 6:5 P.W. / 7:5 / 7:6 P.W. / 8:6 >  M.P. / 9:6 / 10:6 /  B.R. >  Gast / 11:6 / 11:7 L.B. / 12:7 /  R.V. / 13:7 /  R.V. > 14:7 / 14:8 L.K. /  R.V. /  Heim / 15:8 / Halbzeit / 16:8 / 16:9 F.S. / 17:9 / 17:10 F.S. / 18:10 / 18:11 F.S. > 19:11 7m /  Gast / 20:11 / 20:12 F.S. > 21:12 / 21:13 P.W. / 22:13 / 22:14 F.S. /  A.M. /  R.V. / 23:14 / 23:15 M.G. > 24:15 / 24:16 J.H. / 25:16 / 25:17 P.W. / 26:17 / 27:17 > 27:18 7m P.W. / 28:18 / 28:19 A.J. /  M.P. / 29:19 > 29:20 7m P.W. / 29:21 G.R. / 29:22 P.W. /  M.P. / 30:22 / 30:23 M.G. / 31:23 / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Villadsen (25:48, 4  – 23,53 %), Putera (34:12, 3  – 16,67 %) – Weber (8/15 – 53,33 %, 2/4 – 50 %, 1 Assist, 2 Technische Fehler, 2 Steal), Semper (7/10 – 70 %, 1 Technischer Fehler, 1 Block), Gębala (2/2 – 100 %, 1 Technischer Fehler), Binder (2/6 – 33,33 %), Hellmann (1/1 – 100 %), Jurdžs (1/2 – 50 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler), Krzikalla (1/2 – 50 %), Remke (1/3 – 33,33 %, 2 Assist, 1 Technischer Fehler), Neudeck, Janke   (0/1 – 0 %), Roscheck   (0/1 – 0 %, 1 Block), Milosevic   (0/2 – 0 %), Pieczkowski (0/4 – 0 %)
 Betreuer: OA – Matthias Albrecht, OB – André Haber, OC – Tillmann Quaas
 Schiedsrichter: Sebastian Grobe / Adrian Kinzel
 Spielleitung: Jörg Mahlich – Zeitnehmer: Andreas Franke – Sekretär: Nicole Klupp

Saison 2019/20

Handball-Bundesliga 
In der Saison 2019/20 spielt der SC DHfK Leipzig in der Handball-Bundesliga. Die Heimspiele trägt die Mannschaft in der Arena Leipzig aus.

Zuschauerstatistiken 
Zu sehen sind die einzelnen Zuschauerzahlen für die jeweiligen Heim- und Auswärtsspiele in der 1. Handball-Bundesliga. Auf Grund der Coronakrise wurde die Saison am 21. April 2020 beendet, somit sind fehlende Zuschauerzahlen, durch Spielabsagen, mit "-" gekennzeichnet.

Ergebnisse 
Zu sehen sind das Datum, die Zeit, der Spieltag und das Ergebnis für die jeweiligen Heim- und Auswärtsspiele in der 1. Handball-Bundesliga. Auf Grund der Coronakrise wurde die Saison am 21. April 2020 beendet, somit sind fehlende Ergebnisse, durch Spielabsagen, mit "-" gekennzeichnet.

Spielerstatistiken 
Zugänge vor der Saison: Joel Birlehm (TuS N-Lübbecke), Luca Witzke (TUSEM Essen), Philipp Müller (MT Melsungen), Viggó Kristjánsson (SG Handball West Wien), Marko Mamić (KS Kielce), Julius Meyer-Siebert (eigene Jugend)

Abgänge vor der Saison: Aivis Jurdžs (Tenax Dobele), René Villadsen (Aarhus Håndbold), Andreas Rojewski (Karriereende)

Zugänge während der Saison:

Abgänge während der Saison: Viggó Kristjánsson (HSG Wetzlar)

Trainerstatistiken

DHB-Pokal

Trainerstatistiken

Spieltagstatistiken 
Die 1. Runde fand am 17./18. August 2019 statt. In dieser Saison wurde die erste Runde mit vier Mannschaften im Final 4-Modus absolviert und nur der Gewinner kam eine Runde weiter. Der Liganiedrigste zur Saison 18/19 hatte das Recht das Turnier in der heimischen Arena auszutragen, konnte dieses Recht aber auch abgeben. Teilnehmende Mannschaften waren als Erstligist der SC DHfK Leipzig, als Bundesligaaufsteiger die HSG Nordhorn-Lingen, als Drittligist der TSV Altenholz und die SGSH Dragons. Ausgetragen wurde das Turnier im Euregium in Nordhorn.

 Spielverlauf:  J.V. / 0:1 F.S. /  B.R. /  J.V. / 1:1 / 1:2 A.M. / 1:3 L.B. / 2:3 / 3:3 > 3:4 M.M. / 4:4 / 4:5 L.W. / 5:5 / 5:6 L.K. / 6:6 > 6:7 M.M. / 6:8 A.M. /  L.W. / 6:9 L.B. /  Heim / 7:9 / 7:10 L.B. /  J.V. / 7:11 F.S. /  B.R. / 8:11 > 8:12 L.W. / 9:12 / 9:13 A.M. /  P.M. / 10:13 / 10:14 L.K. /  J.V. / 10:15 7m V.K. >  J.V. / 10:16 M.J. /  J.V. / 10:17 P.M. / 11:17 / 11:18 F.S. /  J.V. /  J.V. / 11:19 L.K. /  M.G. /  Gast /  J.V. > 12:19 / 12:20 G.R. / 13:20 / 13:21 G.R. / 14:21 / 15:21 / 15:22 L.B. / 16:22 7m / Halbzeit / 17:22 7m / 17:23 M.M. > 17:24 7m V.K. / 18:24 / 18:25 M.M. / 19:25 / 19:26 L.K. / 20:26 /  J.V. /  Gast / 20:27 V.K. / 21:27 > 22:27 / 22:28 M.J. /  J.V. / 22:29 M.J. /  Heim / 22:30 M.J. / 22:31 M.G. > 23:31 / 23:32 L.W. /  J.B. > 23:33 G.R. /  J.B. / 23:34 L.W. /  A.M. /  J.B. / 23:35 7m V.K. /  Heim / 24:35 > 24:36 M.G. / 25:36 / 25:37 L.W. / 26:37 / 26:38 A.M. / 27:38 / 27:39 L.W. /  J.B. / 27:40 M.G. /  J.B. / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Vortmann (46:43, 11  – 32,35 %), Birlehm (12:38, 5  – 55,56 %) – Witzke  (6/6 – 100 %, 2 Assist), Janke (4/4 – 100 %, 1 Block), Binder (4/4 – 100 %, 1 Assist, 2 Technischer Fehler, 1 Steal), Milosevic  (4/4 – 100 %, 1 Assist), Krzikalla (4/5 – 80 %, 1 Block), Kristjánsson (4/7 – 57,14 %, 3/5 – 60 %), Mamić (4/8 – 50 %, 2 Assist), Gębala  (3/3 – 100 %, 2 Assist, 1 Technischer Fehler), Remke (3/3 – 100 %, 1 Assist, 2 Technische Fehler), Semper (3/4 – 75 %, 1 Assist), Müller  (1/1 – 100 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler, 1 Steal, 1 Block), Wiesmach, Esche, Roscheck   (0/1 – 0 %)
 Betreuer: OA – Miloš Putera, OB – André Haber, OC – Eric Baer
 Schiedsrichter: Tobias Tönnies / Robert Schulze
 Spielleitung: Frank Bollhoff – Zeitnehmer: Irmgard Quickert – Sekretär: Christine Paap

 Spielverlauf: 1:0 F.S. / 1:1 / 2:1 P.W. /  A.M. /  A.M. > 3:1 7m P.W. / 4:1 P.W / 4:2 7m / 5:2 A.M. /  J.B. / 6:2 L.K. >  Gast / 7:2 7m P.W. / 7:3 7m / 8:3 M.M. /  M.J. / 9:3 L.K. >  J.B. / 10:3 P.W. / 10:4 / 11:4 L.B. / 12:4 L.B. > 12:5 / 13:5 M.M. /  P.M. /  J.B. /  J.B. / 14:5 M.M. / 14:6 /  Heim / 15:6 M.M. > 15:7 7m / 16:7 L.B. / 16:8 / Halbzeit /  J.B. / 17:8 P.W. / 17:9 / 18:9 F.S. /  J.B. / 18:10 / 19:10 P.W. /  J.B. > 19:11 /  J.B. /  J.B. / 20:11 P.W. /  J.B. / 21:11 P.W. > 22:11 P.W. / 22:12 / 23:12 P.W. / 23:13 / 24:13 L.B. /  J.B. / 25:13 7m P.W >  Gast / 25:14 / 26:14 L.W. / 26:15 / 27:15 M.M. /  J.B. > 28:15 M.M. /  M.M. / 28:16 7m / 28:17 / 29:17 P.M. / 29:18 / 29:19 /  J.B. > 30:19 7m P.W. / 31:19 P.W. / 31:20 / 31:21 / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Birlehm (59:47, 13  – 41,94 %, 1 Assist, 1 Steal), Vortmann (0:13, 0 %) – Wiesmach (10/13 – 76,92 %, 6/6 - 100 %, 1 Steal), Mamić  (6/9 – 66,67 %, 1 Technischer Fehler, 1 Block), Binder (4/5 – 80 %, 1 Technischer Fehler), Weber (4/7 – 57,14 %, 2 Assist, 1 Technischer Fehler, 1 Block), Krzikalla (2/2 – 100 %), Semper (2/5 – 40 %, 1 Assist, 1 Technischer Fehler, 1 Steal), Milosevic   (1/1 – 100 %, 2 Assist), Müller  (1/2 – 50 %), Witzke (1/2 – 50 %, 1 Steal), Janke , Remke, Roscheck, Kristjánsson (0/1 – 0 %, 1 Assist, 2 Technische Fehler), Esche (0/1 - 0 %)
 Betreuer: OA – Eric Baer, OB – Miloš Putera, OC – André Haber
 Schiedsrichter: Tobias Tönnies / Robert Schulze
 Spielleitung: Frank Bollhoff – Zeitnehmer: Ferdinand Lammering – Sekretär: Jurgen Lammering

Das Achtelfinale fand am 1. Oktober 2019 um 19:00 Uhr vor 4.342 Zuschauern in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig statt.

 Spielverlauf: 1:0 M.M. / 1:1 /  P.W. / 1:2 7m / 2:2 B.R. /  M.M. / 2:3 7m > 2:4 / 2:5 / 2:6 /  Heim >  B.R. / 2:7 / 3:7 F.S. /  J.V. / 3:8 / 4:8 B.R. / 4:9 / 5:9 L.B. / 6:9 J.V. > 7:9 B.R. / 8:9 M.J. / 8:10 / 8:11 >  Gast /  J.B. / 8:12 / 9:12 F.S. / 10:12 F.S. > 11:12 L.B. /  M.P. /  J.B. / 7m  J.B. /  J.B. / 12:12 L.B. / 12:13 / Halbzeit / 12:14 / 13:14 M.J. /  J.B. / 13:15 / 14:15 L.B. /  J.B. / 14:16 /  P.M. > 15:16 M.J. / 15:17 /  Gast / 15:18 > 15:19 / 16:19 L.K. / 16:20 7m / 16:21 /  Heim /  J.B. / 17:21 M.E. / 17:22 7m > 18:22 M.M. /  J.B. / 19:22 M.E. / 19:23 / 20:23 B.R. / 21:23 B.R. / 21:24 7m >  M.M. / 21:25 / 22:25 L.W. / 23:25 L.K. > 23:26 / 24:26 P.W. / 24:27 / 24:28 /  Heim / 25:28 7m P.W. / 25:29 / 26:29 B.R. / 27:29 L.W. /  Gast / 27:30 / Spielende
 SC DHfK Leipzig: Birlehm (39:47, 8/1  – 30,77 %, 1 Assist), Vortmann (20:13, 1  – 7,69 %) – Roscheck  (6/6 – 100 %, 1 Technischer Fehler, 2 Block), Binder (4/6 – 66,67 %), Janke (3/3 – 100 %, 1 Assist), Semper (3/8 – 37,5 %, 2 Assist, 1 Technischer Fehler), Krzikalla (2/2 – 100 %, 1 Steal), Witzke (2/3 – 66,67 %, 2 Assist), Esche (2/3 – 66,67 %), Mamić   (2/5 – 40 %, 4 Assist, 1 Block), Weber  (2/6 – 33,33 %, 1/1 – 100 %, 2 Assist, 4 Technischer Fehler), Müller , Gębala (2 Steal), Remke, Kristjánsson (3 Assist), Wiesmach (0/3 – 0 %, 0/1 – 0 %)
 Betreuer: OA – Miloš Putera , OB – André Haber, OC – Eric Baer, OD – René Toussaint
 Schiedsrichter: Ronald Klein / Christopher Immel
 Spielleitung: Jörg Mahlich – Zeitnehmer: Ingolf Gutsche – Sekretär: Gerd Hopfner

Saison 2020/21

Handball-Bundesliga 
In der Saison 2020/21 spielt der SC DHfK Leipzig in der Handball-Bundesliga. Die Heimspiele trägt die Mannschaft in der Arena Leipzig aus.

Zuschauerstatistiken 
Zu sehen sind die einzelnen Zuschauerzahlen für die jeweiligen Heim- und Auswärtsspiele in der 1. Handball-Bundesliga. Auf Grund der Coronakrise waren nur zu bestimmten Spielen Zuschauer erlaubt.

Ergebnisse 
Zu sehen sind das Datum, die Zeit, der Spieltag und das Ergebnis für die jeweiligen Heim- und Auswärtsspiele in der 1. Handball-Bundesliga.

Spielerstatistiken 
Zugänge vor der Saison: Martin Larsen (Pays d’Aix UC), Kristian Sæverås (Aalborg Håndbold)

Abgänge vor der Saison: Franz Semper (SG Flensburg-Handewitt), Jens Vortmann (Wilhelmshavener HV), Raul Santos (VfL Gummersbach), Philipp Müller (Karriereende), Oliver Seidler (Dessau-Roßlauer HV)

Zugänge während der Saison:

Abgänge während der Saison: Maximilian Janke (Januar 2021 GWD Minden)

Trainerstatistiken

DHB-Pokal 2020/21 
Der DHB-Pokal 2020/21 wurde aufgrund von Corona und der Mehrbelastung durch 20 Bundesliga Mannschaften nicht ausgespielt.

Saison 2021/22

Handball-Bundesliga 
In der Saison 2021/22 spielt der SC DHfK Leipzig in der Handball-Bundesliga. Die Heimspiele trägt die Mannschaft in der Arena Leipzig aus.

Zuschauerstatistiken 
Zu sehen sind die einzelnen Zuschauerzahlen für die jeweiligen Heim- und Auswärtsspiele in der 1. Handball-Bundesliga.

Ergebnisse 
Zu sehen sind das Datum, die Zeit, der Spieltag und das Ergebnis für die jeweiligen Heim- und Auswärtsspiele in der 1. Handball-Bundesliga.

Spielerstatistiken 
Zugänge vor der Saison: Šime Ivić (HC Erlangen), Oskar Sunnefeldt (THW Kiel), Simon Ernst (Füchse Berlin), Lovro Jotić (Vardar Skopje)

Abgänge vor der Saison: Bastian Roscheck (TSV Hannover-Burgdorf), Philipp Weber (SC Magdeburg), Niclas Pieczkowski (GWD Minden), Martin Larsen (Aalborg Håndbold)

Zugänge während der Saison:

Abgänge während der Saison:

Trainerstatistiken

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Verein bei der Handball-Bundesliga

Handball (Leipzig)